|-
|(33001)||1997 CU29|| align=right|6,6|| align=right|43,52|| align=right|0,039|| align=right|1,46|| align=right|288||CBW||6. února 1997||Mauna Kea||D. C. Jewitt; J. X. Luu; C. Trujillo; J. Chen
|-
|(33002)||1997 DM|| align=right|14,5|| align=right|2,992|| align=right|0,122|| align=right|5,21|| align=right|5,175||MBA||17. února 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(33003)||1997 EJ|| align=right|12,8|| align=right|3,010|| align=right|0,033|| align=right|10,00|| align=right|5,220||MBA||1. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33004)||1997 EP|| align=right|14,5|| align=right|3,128|| align=right|0,063|| align=right|11,30|| align=right|5,530||MBA||2. března 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33005)||1997 EZ3|| align=right|14,4|| align=right|3,187|| align=right|0,093|| align=right|4,19|| align=right|5,688||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33006)||1997 EJ6|| align=right|13,3|| align=right|3,207|| align=right|0,138|| align=right|11,29|| align=right|5,743||MBA||6. března 1997||Kleť||Klet
|-
|(33007)||1997 EX10|| align=right|14,3|| align=right|3,266|| align=right|0,010|| align=right|4,20|| align=right|5,903||MBA||7. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33008)||1997 EU17|| align=right|12,6|| align=right|3,252|| align=right|0,041|| align=right|13,50|| align=right|5,862||MBA||3. března 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(33009)||1997 EM28|| align=right|16,0|| align=right|3,153|| align=right|0,125|| align=right|1,13|| align=right|5,598||MBA||7. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33010)||1997 EO30|| align=right|14,4|| align=right|2,359|| align=right|0,089|| align=right|7,07|| align=right|3,623||MBA||11. března 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(33011)||1997 EH36|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,175|| align=right|13,74|| align=right|4,387||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33012)||1997 EJ55|| align=right|13,9|| align=right|3,191|| align=right|0,114|| align=right|1,62|| align=right|5,700||MBA||9. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33013)||1997 FZ|| align=right|14,2|| align=right|3,211|| align=right|0,097|| align=right|0,55|| align=right|5,753||MBA||28. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33014)||1997 FE4|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,100|| align=right|2,47|| align=right|5,543||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33015)||1997 GF7|| align=right|16,3|| align=right|2,146|| align=right|0,191|| align=right|2,23|| align=right|3,143||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33016)||1997 GZ31|| align=right|14,3|| align=right|3,023|| align=right|0,292|| align=right|11,12|| align=right|5,255||MBA||13. dubna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33017)||1997 GM41|| align=right|12,6|| align=right|3,164|| align=right|0,029|| align=right|10,01|| align=right|5,626||MBA||9. dubna 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33018)||1997 HT5|| align=right|14,0|| align=right|3,137|| align=right|0,162|| align=right|16,27|| align=right|5,554||MBA||28. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33019)||1997 ME3|| align=right|14,5|| align=right|2,181|| align=right|0,176|| align=right|1,41|| align=right|3,220||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33020)||1997 MG9|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,211|| align=right|1,54|| align=right|3,519||MBA||30. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33021)||1997 MV10|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,154|| align=right|3,09|| align=right|3,632||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33022)||1997 NN|| align=right|15,4|| align=right|2,188|| align=right|0,143|| align=right|4,53|| align=right|3,235||MBA||1. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33023)||1997 PJ3|| align=right|14,5|| align=right|2,713|| align=right|0,123|| align=right|12,73|| align=right|4,468||MBA||3. srpna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33024)||1997 PD5|| align=right|15,2|| align=right|2,184|| align=right|0,033|| align=right|3,03|| align=right|3,226||MBA||11. srpna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33025)||1997 PV5|| align=right|16,1|| align=right|2,186|| align=right|0,032|| align=right|3,72|| align=right|3,232||MBA||3. srpna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33026)||1997 PD6|| align=right|15,6|| align=right|2,194|| align=right|0,196|| align=right|5,21|| align=right|3,248||MBA||5. srpna 1997||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33027)||1997 QE|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,230|| align=right|6,17|| align=right|3,498||MBA||23. srpna 1997||Castres||A. Klotz
|-
|(33028)||1997 QN|| align=right|14,6|| align=right|2,289|| align=right|0,102|| align=right|5,02|| align=right|3,463||MBA||24. srpna 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(33029)||1997 QV|| align=right|16,2|| align=right|2,321|| align=right|0,177|| align=right|10,53|| align=right|3,536||MBA||25. srpna 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(33030)||1997 QB2|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,271|| align=right|7,99|| align=right|3,763||MBA||27. srpna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33031)||1997 RX|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,194|| align=right|1,78|| align=right|3,736||MBA||1. září 1997||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(33032)||1997 RQ8|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,195|| align=right|1,82|| align=right|4,041||MBA||12. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33033)||1997 RA10|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,146|| align=right|3,42|| align=right|3,797||MBA||12. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33034)||1997 RC11|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,156|| align=right|4,13|| align=right|3,452||MBA||3. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(33035)||1997 SZ9|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,146|| align=right|6,20|| align=right|3,475||MBA||27. září 1997||Sormano||M. Cavagna; A. Testa
|-
|(33036)||1997 ST10|| align=right|14,7|| align=right|2,313|| align=right|0,152|| align=right|6,66|| align=right|3,516||MBA||26. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33037)||1997 SB14|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,075|| align=right|3,76|| align=right|3,477||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33038)||1997 SP24|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,116|| align=right|2,23|| align=right|3,581||MBA||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33039)||1997 SA25|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,196|| align=right|12,56|| align=right|4,080||MBA||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33040)||1997 SO25|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,097|| align=right|2,79|| align=right|3,341||MBA||28. září 1997||Ondřejov||M. Wolf
|-
|(33041)||1997 TG17|| align=right|14,1|| align=right|2,539|| align=right|0,222|| align=right|6,24|| align=right|4,045||MBA||6. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33042)||1997 TU18|| align=right|15,0|| align=right|2,235|| align=right|0,193|| align=right|5,70|| align=right|3,342||MBA||6. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33043)||1997 TC23|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,235|| align=right|1,51|| align=right|3,603||MBA||6. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33044)||1997 UE|| align=right|15,7|| align=right|2,379|| align=right|0,091|| align=right|0,52|| align=right|3,668||MBA||20. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33045)||1997 UF1|| align=right|15,1|| align=right|2,321|| align=right|0,140|| align=right|4,33|| align=right|3,536||MBA||21. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33046)||1997 UF2|| align=right|14,8|| align=right|2,285|| align=right|0,240|| align=right|4,93|| align=right|3,454||MBA||21. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33047)||1997 UO3|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,207|| align=right|7,08|| align=right|3,621||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33048)||1997 UX4|| align=right|15,1|| align=right|2,351|| align=right|0,190|| align=right|2,81|| align=right|3,604||MBA||20. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33049)||1997 UF5|| align=right|14,6|| align=right|2,302|| align=right|0,117|| align=right|6,39|| align=right|3,491||MBA||25. října 1997||Sormano||P. Sicoli; A. Testa
|-
|(33050)||1997 UR6|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,136|| align=right|1,87|| align=right|3,804||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33051)||1997 UF7|| align=right|14,7|| align=right|2,327|| align=right|0,097|| align=right|7,32|| align=right|3,550||MBA||27. října 1997||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(33052)||1997 UA8|| align=right|15,0|| align=right|2,436|| align=right|0,157|| align=right|3,08|| align=right|3,801||MBA||29. října 1997||Kleť||Klet
|-
|(33053)||1997 UB12|| align=right|16,7|| align=right|2,293|| align=right|0,183|| align=right|0,30|| align=right|3,472||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33054)||1997 UU14|| align=right|15,6|| align=right|2,173|| align=right|0,212|| align=right|2,79|| align=right|3,203||MBA||26. října 1997||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(33055)||1997 UB15|| align=right|14,6|| align=right|2,377|| align=right|0,064|| align=right|1,58|| align=right|3,663||MBA||26. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33056) Ogunimachi||1997 UG15|| align=right|14,7|| align=right|2,436|| align=right|0,163|| align=right|2,72|| align=right|3,802||MBA||29. října 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(33057)||1997 US17|| align=right|14,7|| align=right|2,313|| align=right|0,060|| align=right|5,19|| align=right|3,517||MBA||25. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33058) Kovařík||1997 UP20|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,102|| align=right|6,34|| align=right|3,459||MBA||22. října 1997||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(33059)||1997 VS|| align=right|14,8|| align=right|2,376|| align=right|0,224|| align=right|3,41|| align=right|3,661||MBA||1. listopadu 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(33060)||1997 VY|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,342|| align=right|2,98|| align=right|3,795||MBA||1. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33061)||1997 VA1|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,223|| align=right|1,65|| align=right|3,652||MBA||2. listopadu 1997||Kleť||Klet
|-
|(33062)||1997 VT2|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,053|| align=right|3,44|| align=right|3,704||MBA||1. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33063)||1997 VB3|| align=right|14,4|| align=right|2,349|| align=right|0,199|| align=right|4,51|| align=right|3,599||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33064)||1997 VS3|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,203|| align=right|3,46|| align=right|3,648||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33065)||1997 VQ5|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,164|| align=right|3,59|| align=right|3,672||MBA||8. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33066)||1997 VS6|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,009|| align=right|5,21|| align=right|3,592||MBA||3. listopadu 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|(33067)||1997 WJ|| align=right|14,6|| align=right|2,327|| align=right|0,176|| align=right|7,38|| align=right|3,549||MBA||18. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33068)||1997 WO1|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,106|| align=right|1,31|| align=right|3,759||MBA||21. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33069)||1997 WQ2|| align=right|14,7|| align=right|2,363|| align=right|0,089|| align=right|6,70|| align=right|3,631||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33070)||1997 WY7|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,134|| align=right|6,81|| align=right|4,177||MBA||23. listopadu 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(33071)||1997 WJ12|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,069|| align=right|9,08|| align=right|4,568||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33072)||1997 WO12|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,192|| align=right|6,84|| align=right|3,484||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33073)||1997 WU16|| align=right|15,3|| align=right|2,381|| align=right|0,313|| align=right|9,79|| align=right|3,674||MBA||28. listopadu 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(33074)||1997 WP21|| align=right|11,6|| align=right|3,180|| align=right|0,099|| align=right|17,97|| align=right|5,669||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33075)||1997 WV22|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,276|| align=right|11,72|| align=right|4,214||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33076)||1997 WM24|| align=right|14,7|| align=right|2,277|| align=right|0,174|| align=right|6,19|| align=right|3,435||MBA||28. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33077)||1997 WG25|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,165|| align=right|0,52|| align=right|3,689||MBA||28. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33078)||1997 WN35|| align=right|15,1|| align=right|2,361|| align=right|0,101|| align=right|6,99|| align=right|3,628||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33079)||1997 WB39|| align=right|14,6|| align=right|2,335|| align=right|0,164|| align=right|5,39|| align=right|3,567||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33080)||1997 WF39|| align=right|14,3|| align=right|2,369|| align=right|0,179|| align=right|4,36|| align=right|3,646||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33081)||1997 WR41|| align=right|15,7|| align=right|2,432|| align=right|0,194|| align=right|1,66|| align=right|3,793||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33082)||1997 WF43|| align=right|14,4|| align=right|2,305|| align=right|0,079|| align=right|6,99|| align=right|3,498||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33083)||1997 WN47|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,156|| align=right|1,70|| align=right|3,641||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33084)||1997 WX49|| align=right|14,4|| align=right|2,265|| align=right|0,140|| align=right|5,18|| align=right|3,407||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33085)||1997 WN56|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,229|| align=right|3,46|| align=right|3,812||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33086)||1997 XS|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,123|| align=right|3,55|| align=right|4,064||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33087)||1997 XX|| align=right|13,5|| align=right|2,315|| align=right|0,105|| align=right|12,21|| align=right|3,522||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33088)||1997 XX9|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,088|| align=right|7,14|| align=right|3,783||MBA||3. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(33089)||1997 XK11|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,125|| align=right|7,27|| align=right|3,838||MBA||15. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33090)||1997 XT11|| align=right|13,9|| align=right|2,639|| align=right|0,060|| align=right|16,17|| align=right|4,285||MBA||13. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33091)||1997 XO12|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,086|| align=right|5,82|| align=right|3,600||MBA||4. prosince 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(33092)||1997 YR1|| align=right|14,0|| align=right|2,553|| align=right|0,217|| align=right|11,97|| align=right|4,079||MBA||20. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33093)||1997 YF3|| align=right|13,9|| align=right|2,439|| align=right|0,144|| align=right|1,53|| align=right|3,809||MBA||24. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33094)||1997 YG5|| align=right|14,5|| align=right|2,416|| align=right|0,162|| align=right|5,03|| align=right|3,754||MBA||23. prosince 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(33095)||1997 YM5|| align=right|14,8|| align=right|2,629|| align=right|0,071|| align=right|1,12|| align=right|4,263||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33096)||1997 YS6|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,156|| align=right|6,63|| align=right|3,783||MBA||25. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(33097)||1997 YB7|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,146|| align=right|9,93|| align=right|3,501||MBA||25. prosince 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(33098)||1997 YG7|| align=right|14,8|| align=right|2,681|| align=right|0,114|| align=right|13,01|| align=right|4,390||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33099)||1997 YN8|| align=right|14,4|| align=right|2,250|| align=right|0,159|| align=right|2,78|| align=right|3,374||MBA||27. prosince 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33100) Udine||1997 YK9|| align=right|15,3|| align=right|2,330|| align=right|0,064|| align=right|6,83|| align=right|3,557||MBA||28. prosince 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(33101)||1997 YN10|| align=right|14,1|| align=right|2,565|| align=right|0,201|| align=right|8,82|| align=right|4,107||MBA||28. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33102)||1997 YJ11|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,153|| align=right|3,81|| align=right|4,130||MBA||22. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33103) Pintar||1997 YA12|| align=right|14,8|| align=right|2,417|| align=right|0,154|| align=right|8,45|| align=right|3,757||MBA||27. prosince 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(33104)||1997 YJ13|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,084|| align=right|8,34|| align=right|4,164||MBA||29. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33105)||1997 YB14|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,211|| align=right|14,37|| align=right|4,064||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33106)||1997 YG16|| align=right|15,0|| align=right|2,359|| align=right|0,142|| align=right|3,67|| align=right|3,623||MBA||31. prosince 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(33107)||1997 YL16|| align=right|13,9|| align=right|2,404|| align=right|0,233|| align=right|11,71|| align=right|3,728||MBA||31. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33108)||1997 YJ18|| align=right|14,2|| align=right|2,877|| align=right|0,040|| align=right|1,80|| align=right|4,879||MBA||21. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33109)||1998 AB2|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,092|| align=right|7,42|| align=right|4,055||MBA||1. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33110)||1998 AM10|| align=right|14,0|| align=right|2,453|| align=right|0,092|| align=right|7,90|| align=right|3,841||MBA||2. ledna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33111)||1998 BL|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,097|| align=right|6,03|| align=right|4,525||MBA||18. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33112)||1998 BL1|| align=right|14,0|| align=right|2,693|| align=right|0,059|| align=right|11,80|| align=right|4,419||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33113)||1998 BZ3|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,151|| align=right|3,43|| align=right|4,198||MBA||22. ledna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33114)||1998 BH5|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,073|| align=right|5,03|| align=right|4,076||MBA||18. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33115)||1998 BB8|| align=right|14,3|| align=right|2,605|| align=right|0,059|| align=right|15,87|| align=right|4,203||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33116)||1998 BO12|| align=right|13,8|| align=right|2,338|| align=right|0,166|| align=right|7,61|| align=right|3,573||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33117)||1998 BR12|| align=right|15,5|| align=right|2,384|| align=right|0,176|| align=right|4,46|| align=right|3,681||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33118)||1998 BZ12|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,110|| align=right|1,35|| align=right|4,155||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33119)||1998 BE15|| align=right|14,3|| align=right|2,655|| align=right|0,063|| align=right|13,35|| align=right|4,325||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33120)||1998 BQ15|| align=right|14,4|| align=right|2,714|| align=right|0,145|| align=right|12,57|| align=right|4,471||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33121)||1998 BR15|| align=right|14,8|| align=right|2,535|| align=right|0,113|| align=right|9,25|| align=right|4,035||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33122)||1998 BR17|| align=right|15,6|| align=right|2,773|| align=right|0,066|| align=right|2,15|| align=right|4,618||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33123)||1998 BG31|| align=right|13,6|| align=right|2,553|| align=right|0,166|| align=right|9,04|| align=right|4,079||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33124)||1998 BN33|| align=right|12,9|| align=right|2,521|| align=right|0,213|| align=right|7,50|| align=right|4,001||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33125)||1998 BU33|| align=right|14,9|| align=right|2,601|| align=right|0,043|| align=right|5,72|| align=right|4,194||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33126)||1998 BB34|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,084|| align=right|5,38|| align=right|4,578||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33127)||1998 BO46|| align=right|14,2|| align=right|2,742|| align=right|0,168|| align=right|4,70|| align=right|4,540||MBA||26. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33128)||1998 BU48|| align=right|7,2|| align=right|33,36|| align=right|0,383|| align=right|14,25|| align=right|193||CNT||22. ledna 1998||Steward||N. Danzl
|-
|(33129)||1998 CB|| align=right|14,3|| align=right|2,833|| align=right|0,144|| align=right|8,79|| align=right|4,769||MBA||1. února 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(33130)||1998 CR1|| align=right|14,6|| align=right|2,525|| align=right|0,178|| align=right|5,41|| align=right|4,013||MBA||1. února 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(33131)||1998 CW3|| align=right|13,9|| align=right|2,585|| align=right|0,163|| align=right|5,72|| align=right|4,155||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33132)||1998 CD4|| align=right|13,8|| align=right|2,617|| align=right|0,067|| align=right|16,08|| align=right|4,234||MBA||13. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33133)||1998 CF4|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,150|| align=right|4,20|| align=right|4,385||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33134)||1998 CZ4|| align=right|15,4|| align=right|2,675|| align=right|0,105|| align=right|1,24|| align=right|4,375||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33135)||1998 DX|| align=right|14,1|| align=right|2,327|| align=right|0,130|| align=right|7,34|| align=right|3,549||MBA||19. února 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(33136)||1998 DZ|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,055|| align=right|2,93|| align=right|4,106||MBA||18. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(33137)||1998 DO1|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,063|| align=right|4,82|| align=right|4,086||MBA||20. února 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(33138)||1998 DQ2|| align=right|13,4|| align=right|2,624|| align=right|0,145|| align=right|10,16|| align=right|4,249||MBA||20. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33139)||1998 DU2|| align=right|14,2|| align=right|2,536|| align=right|0,272|| align=right|10,16|| align=right|4,037||MBA||16. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33140)||1998 DF3|| align=right|13,5|| align=right|2,601|| align=right|0,126|| align=right|16,42|| align=right|4,194||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33141)||1998 DZ4|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,149|| align=right|2,34|| align=right|4,155||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33142)||1998 DL6|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,048|| align=right|4,38|| align=right|4,266||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33143)||1998 DJ7|| align=right|14,6|| align=right|2,869|| align=right|0,009|| align=right|3,06|| align=right|4,860||MBA||21. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33144)||1998 DM7|| align=right|14,6|| align=right|2,728|| align=right|0,095|| align=right|4,79|| align=right|4,504||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33145)||1998 DK8|| align=right|15,4|| align=right|2,753|| align=right|0,063|| align=right|3,73|| align=right|4,567||MBA||21. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33146)||1998 DL8|| align=right|15,1|| align=right|2,817|| align=right|0,057|| align=right|4,16|| align=right|4,726||MBA||21. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33147)||1998 DD9|| align=right|14,5|| align=right|2,731|| align=right|0,142|| align=right|10,05|| align=right|4,512||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33148)||1998 DM9|| align=right|14,3|| align=right|2,625|| align=right|0,175|| align=right|8,38|| align=right|4,252||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33149)||1998 DE10|| align=right|14,0|| align=right|2,778|| align=right|0,037|| align=right|3,11|| align=right|4,628||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33150)||1998 DN10|| align=right|13,5|| align=right|2,603|| align=right|0,182|| align=right|13,62|| align=right|4,199||MBA||23. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33151)||1998 DY11|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,125|| align=right|13,41|| align=right|4,368||MBA||25. února 1998||Sormano||M. Cavagna; P. Ghezzi
|-
|(33152)||1998 DV12|| align=right|14,0|| align=right|2,552|| align=right|0,222|| align=right|14,14|| align=right|4,076||MBA||26. února 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33153)||1998 DH15|| align=right|14,1|| align=right|2,829|| align=right|0,081|| align=right|2,01|| align=right|4,757||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33154) Talent||1998 DT15|| align=right|14,1|| align=right|2,614|| align=right|0,060|| align=right|15,72|| align=right|4,225||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33155)||1998 DD17|| align=right|13,8|| align=right|2,560|| align=right|0,131|| align=right|12,20|| align=right|4,096||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33156)||1998 DG17|| align=right|15,1|| align=right|2,540|| align=right|0,114|| align=right|6,14|| align=right|4,047||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33157) Pertile||1998 DF20|| align=right|14,1|| align=right|2,665|| align=right|0,174|| align=right|13,11|| align=right|4,349||MBA||24. února 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(33158)||1998 DU23|| align=right|14,2|| align=right|2,673|| align=right|0,275|| align=right|5,32|| align=right|4,369||MBA||26. února 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(33159)||1998 DQ33|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,089|| align=right|3,00|| align=right|4,289||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33160)||1998 DW34|| align=right|13,9|| align=right|2,805|| align=right|0,137|| align=right|17,46|| align=right|4,696||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33161)||1998 DE35|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,079|| align=right|3,45|| align=right|4,315||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33162)||1998 DT35|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,136|| align=right|1,25|| align=right|4,177||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(33163)||1998 EH|| align=right|14,5|| align=right|2,596|| align=right|0,245|| align=right|2,84|| align=right|4,182||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33164)||1998 EB2|| align=right|13,7|| align=right|2,909|| align=right|0,079|| align=right|2,23|| align=right|4,960||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33165)||1998 EO2|| align=right|13,5|| align=right|3,199|| align=right|0,244|| align=right|2,19|| align=right|5,721||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33166)||1998 EV8|| align=right|14,1|| align=right|2,792|| align=right|0,155|| align=right|35,62|| align=right|4,665||MBA||5. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33167)||1998 EJ9|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,107|| align=right|22,77|| align=right|4,263||MBA||11. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33168)||1998 ED10|| align=right|13,5|| align=right|3,139|| align=right|0,162|| align=right|4,66|| align=right|5,560||MBA||2. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33169)||1998 EU10|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,065|| align=right|12,37|| align=right|4,164||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33170)||1998 EE11|| align=right|14,8|| align=right|2,790|| align=right|0,222|| align=right|4,15|| align=right|4,658||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33171)||1998 EF14|| align=right|14,2|| align=right|2,836|| align=right|0,104|| align=right|3,07|| align=right|4,776||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33172)||1998 EK14|| align=right|13,7|| align=right|3,050|| align=right|0,115|| align=right|11,37|| align=right|5,327||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33173)||1998 FC|| align=right|14,0|| align=right|2,742|| align=right|0,113|| align=right|9,60|| align=right|4,539||MBA||16. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33174)||1998 FK3|| align=right|14,5|| align=right|2,589|| align=right|0,130|| align=right|14,59|| align=right|4,165||MBA||22. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33175)||1998 FP5|| align=right|14,5|| align=right|3,177|| align=right|0,113|| align=right|6,49|| align=right|5,662||MBA||22. března 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(33176)||1998 FN12|| align=right|15,0|| align=right|2,857|| align=right|0,028|| align=right|1,93|| align=right|4,830||MBA||20. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33177)||1998 FR14|| align=right|15,7|| align=right|2,760|| align=right|0,045|| align=right|2,62|| align=right|4,585||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33178)||1998 FL15|| align=right|14,2|| align=right|2,562|| align=right|0,164|| align=right|12,07|| align=right|4,101||MBA||27. března 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33179)||1998 FY15|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,083|| align=right|2,76|| align=right|4,226||MBA||29. března 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(33180)||1998 FD17|| align=right|14,8|| align=right|2,525|| align=right|0,071|| align=right|13,22|| align=right|4,011||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33181)||1998 FN17|| align=right|14,2|| align=right|2,699|| align=right|0,080|| align=right|3,20|| align=right|4,434||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33182)||1998 FT26|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,096|| align=right|13,94|| align=right|4,518||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33183)||1998 FA28|| align=right|13,7|| align=right|2,781|| align=right|0,029|| align=right|3,27|| align=right|4,636||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33184)||1998 FM30|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,168|| align=right|11,39|| align=right|4,361||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33185)||1998 FB31|| align=right|14,2|| align=right|2,561|| align=right|0,091|| align=right|12,94|| align=right|4,097||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33186)||1998 FR34|| align=right|13,6|| align=right|2,572|| align=right|0,119|| align=right|14,98|| align=right|4,125||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33187)||1998 FD36|| align=right|15,3|| align=right|2,717|| align=right|0,136|| align=right|8,60|| align=right|4,479||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33188)||1998 FC43|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,155|| align=right|5,44|| align=right|5,416||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33189)||1998 FK43|| align=right|14,9|| align=right|2,873|| align=right|0,173|| align=right|2,03|| align=right|4,869||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33190)||1998 FV43|| align=right|14,5|| align=right|2,975|| align=right|0,049|| align=right|9,65|| align=right|5,130||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33191)||1998 FW43|| align=right|14,5|| align=right|2,962|| align=right|0,071|| align=right|9,92|| align=right|5,097||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33192)||1998 FD44|| align=right|14,0|| align=right|2,870|| align=right|0,027|| align=right|1,75|| align=right|4,862||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33193)||1998 FO47|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,085|| align=right|1,63|| align=right|4,311||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33194)||1998 FE48|| align=right|13,6|| align=right|3,156|| align=right|0,151|| align=right|18,07|| align=right|5,606||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33195)||1998 FO48|| align=right|14,3|| align=right|2,536|| align=right|0,087|| align=right|3,30|| align=right|4,039||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33196)||1998 FX48|| align=right|14,1|| align=right|3,107|| align=right|0,150|| align=right|4,54|| align=right|5,477||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33197)||1998 FA52|| align=right|15,0|| align=right|3,160|| align=right|0,115|| align=right|2,96|| align=right|5,616||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33198)||1998 FV52|| align=right|15,5|| align=right|3,067|| align=right|0,091|| align=right|1,83|| align=right|5,369||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33199)||1998 FS53|| align=right|14,4|| align=right|2,999|| align=right|0,222|| align=right|14,56|| align=right|5,192||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33200)||1998 FY53|| align=right|14,1|| align=right|3,115|| align=right|0,096|| align=right|3,66|| align=right|5,496||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33201)||1998 FL54|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,054|| align=right|1,03|| align=right|4,611||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33202)||1998 FY54|| align=right|14,8|| align=right|2,932|| align=right|0,020|| align=right|0,74|| align=right|5,021||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33203)||1998 FA57|| align=right|13,4|| align=right|2,912|| align=right|0,031|| align=right|1,97|| align=right|4,969||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33204)||1998 FP57|| align=right|14,5|| align=right|3,139|| align=right|0,104|| align=right|13,55|| align=right|5,561||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33205)||1998 FH58|| align=right|14,5|| align=right|3,111|| align=right|0,110|| align=right|0,47|| align=right|5,485||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33206)||1998 FB60|| align=right|14,6|| align=right|2,669|| align=right|0,155|| align=right|12,53|| align=right|4,359||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33207)||1998 FU64|| align=right|13,5|| align=right|3,036|| align=right|0,126|| align=right|10,78|| align=right|5,288||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33208)||1998 FL65|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,077|| align=right|10,19|| align=right|5,444||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33209)||1998 FD67|| align=right|14,0|| align=right|3,172|| align=right|0,013|| align=right|16,69|| align=right|5,648||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33210)||1998 FC70|| align=right|14,3|| align=right|2,710|| align=right|0,040|| align=right|6,30|| align=right|4,460||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33211)||1998 FG74|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,066|| align=right|9,30|| align=right|5,620||MBA||30. března 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33212)||1998 FG76|| align=right|13,6|| align=right|3,204|| align=right|0,188|| align=right|1,98|| align=right|5,733||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33213)||1998 FB80|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,161|| align=right|4,13|| align=right|4,538||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33214)||1998 FP90|| align=right|12,9|| align=right|2,674|| align=right|0,055|| align=right|21,95|| align=right|4,373||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33215)||1998 FU90|| align=right|14,2|| align=right|2,582|| align=right|0,182|| align=right|8,14|| align=right|4,149||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33216)||1998 FW96|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,245|| align=right|11,39|| align=right|4,221||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33217)||1998 FJ97|| align=right|14,4|| align=right|3,006|| align=right|0,067|| align=right|8,84|| align=right|5,211||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33218)||1998 FO106|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,064|| align=right|9,65|| align=right|5,191||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33219)||1998 FN107|| align=right|15,1|| align=right|2,778|| align=right|0,161|| align=right|6,70|| align=right|4,631||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33220)||1998 FS109|| align=right|14,8|| align=right|2,899|| align=right|0,254|| align=right|6,27|| align=right|4,935||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33221)||1998 FS111|| align=right|14,6|| align=right|2,202|| align=right|0,182|| align=right|4,95|| align=right|3,267||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33222)||1998 FG112|| align=right|14,4|| align=right|2,784|| align=right|0,130|| align=right|8,37|| align=right|4,644||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33223)||1998 FT113|| align=right|13,5|| align=right|2,658|| align=right|0,169|| align=right|11,05|| align=right|4,334||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33224)||1998 FG114|| align=right|14,2|| align=right|3,058|| align=right|0,066|| align=right|8,28|| align=right|5,348||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33225)||1998 FA118|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,119|| align=right|5,15|| align=right|5,654||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33226)||1998 FW121|| align=right|14,4|| align=right|3,016|| align=right|0,113|| align=right|2,77|| align=right|5,237||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33227)||1998 FX121|| align=right|14,9|| align=right|2,792|| align=right|0,210|| align=right|3,47|| align=right|4,664||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33228)||1998 FZ121|| align=right|13,2|| align=right|2,991|| align=right|0,098|| align=right|10,32|| align=right|5,172||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33229)||1998 FC124|| align=right|13,0|| align=right|2,578|| align=right|0,129|| align=right|15,17|| align=right|4,138||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33230)||1998 FC128|| align=right|15,8|| align=right|2,780|| align=right|0,055|| align=right|5,31|| align=right|4,635||MBA||25. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33231)||1998 FH146|| align=right|13,4|| align=right|2,835|| align=right|0,079|| align=right|14,55|| align=right|4,774||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33232)||1998 GE3|| align=right|14,0|| align=right|2,737|| align=right|0,135|| align=right|14,47|| align=right|4,529||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33233)||1998 GT6|| align=right|13,5|| align=right|2,626|| align=right|0,212|| align=right|14,64|| align=right|4,254||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33234)||1998 GL7|| align=right|14,2|| align=right|2,367|| align=right|0,106|| align=right|13,98|| align=right|3,641||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33235)||1998 GB8|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,103|| align=right|15,54|| align=right|4,130||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33236)||1998 GV8|| align=right|14,3|| align=right|2,678|| align=right|0,132|| align=right|13,82|| align=right|4,381||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33237)||1998 GY8|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,215|| align=right|13,56|| align=right|4,223||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33238)||1998 GE9|| align=right|13,6|| align=right|2,628|| align=right|0,119|| align=right|15,19|| align=right|4,260||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33239)||1998 GO9|| align=right|13,5|| align=right|3,148|| align=right|0,179|| align=right|15,49|| align=right|5,584||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33240)||1998 HC3|| align=right|14,6|| align=right|2,993|| align=right|0,120|| align=right|14,25|| align=right|5,178||MBA||20. dubna 1998||Kleť||Klet
|-
|(33241)||1998 HX5|| align=right|14,6|| align=right|3,047|| align=right|0,049|| align=right|4,50|| align=right|5,318||MBA||21. dubna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33242)||1998 HR6|| align=right|14,2|| align=right|3,057|| align=right|0,097|| align=right|9,38|| align=right|5,345||MBA||22. dubna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33243)||1998 HY7|| align=right|14,1|| align=right|2,696|| align=right|0,219|| align=right|17,05|| align=right|4,426||MBA||24. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33244)||1998 HO13|| align=right|14,6|| align=right|3,224|| align=right|0,103|| align=right|15,26|| align=right|5,789||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33245)||1998 HV14|| align=right|15,2|| align=right|3,142|| align=right|0,104|| align=right|3,30|| align=right|5,569||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33246)||1998 HK17|| align=right|13,2|| align=right|2,799|| align=right|0,087|| align=right|3,42|| align=right|4,681||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33247)||1998 HO18|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,168|| align=right|5,08|| align=right|4,483||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33248)||1998 HY18|| align=right|14,6|| align=right|2,641|| align=right|0,193|| align=right|6,11|| align=right|4,292||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33249)||1998 HE22|| align=right|14,6|| align=right|2,796|| align=right|0,053|| align=right|2,71|| align=right|4,674||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33250)||1998 HO23|| align=right|14,0|| align=right|2,946|| align=right|0,197|| align=right|8,42|| align=right|5,055||MBA||25. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33251)||1998 HS24|| align=right|14,4|| align=right|2,993|| align=right|0,047|| align=right|12,08|| align=right|5,177||MBA||22. dubna 1998||Uccle||T. Pauwels
|-
|(33252)||1998 HA28|| align=right|14,4|| align=right|3,130|| align=right|0,166|| align=right|3,78|| align=right|5,536||MBA||22. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33253)||1998 HJ29|| align=right|13,4|| align=right|3,119|| align=right|0,136|| align=right|10,65|| align=right|5,508||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33254)||1998 HE30|| align=right|14,6|| align=right|2,801|| align=right|0,025|| align=right|5,00|| align=right|4,688||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33255)||1998 HB32|| align=right|14,6|| align=right|3,180|| align=right|0,179|| align=right|8,62|| align=right|5,670||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33256)||1998 HK35|| align=right|12,8|| align=right|3,006|| align=right|0,049|| align=right|10,59|| align=right|5,211||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33257)||1998 HS37|| align=right|13,7|| align=right|2,759|| align=right|0,031|| align=right|2,41|| align=right|4,583||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33258)||1998 HX38|| align=right|14,5|| align=right|2,865|| align=right|0,171|| align=right|2,17|| align=right|4,848||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33259)||1998 HL39|| align=right|12,9|| align=right|2,752|| align=right|0,212|| align=right|17,25|| align=right|4,564||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33260)||1998 HJ43|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,193|| align=right|10,24|| align=right|4,687||MBA||24. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(33261)||1998 HQ45|| align=right|14,5|| align=right|2,765|| align=right|0,022|| align=right|5,49|| align=right|4,596||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33262)||1998 HK51|| align=right|14,2|| align=right|3,147|| align=right|0,139|| align=right|7,62|| align=right|5,582||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33263)||1998 HP53|| align=right|14,9|| align=right|2,932|| align=right|0,069|| align=right|2,82|| align=right|5,019||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33264)||1998 HM56|| align=right|14,7|| align=right|3,172|| align=right|0,124|| align=right|2,30|| align=right|5,647||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33265)||1998 HC63|| align=right|12,9|| align=right|2,600|| align=right|0,052|| align=right|15,44|| align=right|4,190||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33266)||1998 HW78|| align=right|14,0|| align=right|2,986|| align=right|0,084|| align=right|9,13|| align=right|5,160||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33267)||1998 HY93|| align=right|13,8|| align=right|3,190|| align=right|0,110|| align=right|5,04|| align=right|5,698||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33268)||1998 HZ93|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,169|| align=right|13,04|| align=right|4,520||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33269)||1998 HC95|| align=right|15,2|| align=right|2,216|| align=right|0,082|| align=right|3,52|| align=right|3,298||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33270)||1998 HJ99|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,130|| align=right|3,22|| align=right|5,434||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33271)||1998 HS101|| align=right|13,9|| align=right|2,727|| align=right|0,164|| align=right|19,25|| align=right|4,503||MBA||28. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33272)||1998 HC102|| align=right|13,1|| align=right|2,993|| align=right|0,071|| align=right|10,87|| align=right|5,177||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33273)||1998 HM103|| align=right|13,6|| align=right|3,160|| align=right|0,113|| align=right|12,54|| align=right|5,618||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33274)||1998 HT105|| align=right|15,0|| align=right|2,571|| align=right|0,100|| align=right|8,03|| align=right|4,122||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33275)||1998 HD115|| align=right|13,2|| align=right|2,617|| align=right|0,179|| align=right|13,32|| align=right|4,233||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33276)||1998 HS115|| align=right|13,4|| align=right|3,100|| align=right|0,102|| align=right|11,93|| align=right|5,458||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33277)||1998 HO119|| align=right|13,4|| align=right|2,986|| align=right|0,047|| align=right|11,07|| align=right|5,159||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33278)||1998 HR119|| align=right|12,9|| align=right|3,187|| align=right|0,198|| align=right|11,38|| align=right|5,688||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33279)||1998 HA120|| align=right|13,7|| align=right|3,071|| align=right|0,123|| align=right|12,22|| align=right|5,382||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33280)||1998 HT120|| align=right|14,0|| align=right|2,984|| align=right|0,059|| align=right|11,76|| align=right|5,153||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33281)||1998 HE125|| align=right|13,2|| align=right|3,055|| align=right|0,083|| align=right|12,17|| align=right|5,339||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33282)||1998 HZ129|| align=right|14,5|| align=right|3,119|| align=right|0,053|| align=right|1,40|| align=right|5,508||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33283)||1998 HJ148|| align=right|14,5|| align=right|3,087|| align=right|0,089|| align=right|1,65|| align=right|5,423||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33284)||1998 HD153|| align=right|13,5|| align=right|2,648|| align=right|0,183|| align=right|13,03|| align=right|4,308||MBA||24. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33285)||1998 JR2|| align=right|13,6|| align=right|3,054|| align=right|0,039|| align=right|10,77|| align=right|5,337||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33286)||1998 KA|| align=right|14,2|| align=right|3,153|| align=right|0,115|| align=right|3,65|| align=right|5,597||MBA||16. května 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33287)||1998 KE1|| align=right|13,1|| align=right|3,053|| align=right|0,081|| align=right|11,91|| align=right|5,332||MBA||18. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33288)||1998 KL4|| align=right|13,4|| align=right|3,150|| align=right|0,089|| align=right|21,62|| align=right|5,590||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33289)||1998 KP5|| align=right|13,2|| align=right|3,169|| align=right|0,185|| align=right|15,60|| align=right|5,640||MBA||18. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33290)||1998 KZ7|| align=right|12,8|| align=right|3,159|| align=right|0,133|| align=right|17,11|| align=right|5,613||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33291)||1998 KP9|| align=right|13,9|| align=right|2,608|| align=right|0,080|| align=right|15,34|| align=right|4,211||MBA||20. května 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33292)||1998 KT26|| align=right|13,2|| align=right|3,211|| align=right|0,131|| align=right|20,63|| align=right|5,753||MBA||27. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33293)||1998 KM31|| align=right|14,1|| align=right|2,985|| align=right|0,058|| align=right|11,55|| align=right|5,157||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33294)||1998 KM35|| align=right|14,0|| align=right|2,882|| align=right|0,250|| align=right|16,38|| align=right|4,893||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33295)||1998 KV40|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,062|| align=right|11,65|| align=right|5,189||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33296)||1998 KN42|| align=right|13,4|| align=right|2,999|| align=right|0,164|| align=right|13,84|| align=right|5,192||MBA||27. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33297)||1998 KW44|| align=right|13,1|| align=right|3,199|| align=right|0,115|| align=right|13,26|| align=right|5,720||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33298)||1998 KY44|| align=right|13,9|| align=right|2,979|| align=right|0,042|| align=right|11,71|| align=right|5,141||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33299)||1998 KN45|| align=right|13,9|| align=right|3,226|| align=right|0,093|| align=right|2,10|| align=right|5,793||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33300)||1998 KP45|| align=right|13,5|| align=right|3,097|| align=right|0,116|| align=right|13,78|| align=right|5,450||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33301)||1998 KH47|| align=right|13,2|| align=right|3,059|| align=right|0,039|| align=right|12,29|| align=right|5,351||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33302)||1998 KV48|| align=right|12,9|| align=right|3,177|| align=right|0,133|| align=right|13,00|| align=right|5,663||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33303)||1998 KW48|| align=right|14,2|| align=right|2,681|| align=right|0,138|| align=right|12,58|| align=right|4,389||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33304)||1998 KH50|| align=right|13,6|| align=right|3,113|| align=right|0,036|| align=right|11,65|| align=right|5,492||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33305)||1998 KQ50|| align=right|12,8|| align=right|3,207|| align=right|0,043|| align=right|15,36|| align=right|5,742||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33306)||1998 KT50|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,063|| align=right|13,12|| align=right|5,616||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33307)||1998 KX52|| align=right|13,3|| align=right|3,180|| align=right|0,158|| align=right|15,61|| align=right|5,670||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33308)||1998 KR53|| align=right|12,8|| align=right|3,069|| align=right|0,003|| align=right|15,50|| align=right|5,377||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33309)||1998 KY53|| align=right|13,4|| align=right|3,033|| align=right|0,063|| align=right|11,11|| align=right|5,280||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33310)||1998 KF54|| align=right|13,2|| align=right|3,318|| align=right|0,121|| align=right|16,55|| align=right|6,043||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33311)||1998 KX54|| align=right|13,4|| align=right|3,180|| align=right|0,082|| align=right|23,38|| align=right|5,670||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33312)||1998 KG57|| align=right|13,3|| align=right|2,856|| align=right|0,039|| align=right|12,63|| align=right|4,826||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33313)||1998 KJ60|| align=right|14,4|| align=right|2,809|| align=right|0,097|| align=right|17,92|| align=right|4,707||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33314)||1998 KX60|| align=right|13,3|| align=right|2,996|| align=right|0,062|| align=right|11,98|| align=right|5,186||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33315)||1998 KA63|| align=right|14,3|| align=right|3,228|| align=right|0,094|| align=right|5,80|| align=right|5,798||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33316)||1998 KY65|| align=right|13,3|| align=right|3,133|| align=right|0,198|| align=right|30,65|| align=right|5,544||MBA||27. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33317)||1998 MT5|| align=right|14,4|| align=right|2,356|| align=right|0,185|| align=right|23,17|| align=right|3,616||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33318)||1998 MU9|| align=right|14,9|| align=right|2,465|| align=right|0,226|| align=right|6,72|| align=right|3,870||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33319)||1998 MJ41|| align=right|14,4|| align=right|1,946|| align=right|0,100|| align=right|24,00|| align=right|2,714||MBA||28. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33320)||1998 OP12|| align=right|14,7|| align=right|3,018|| align=right|0,319|| align=right|1,32|| align=right|5,243||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33321)||1998 QL|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,106|| align=right|3,58|| align=right|4,688||MBA||17. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33322)||1998 QQ5|| align=right|16,0|| align=right|1,907|| align=right|0,092|| align=right|21,68|| align=right|2,634||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33323)||1998 QN53|| align=right|12,2|| align=right|3,109|| align=right|0,208|| align=right|11,29|| align=right|5,480||MBA||23. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33324)||1998 QE56|| align=right|14,6|| align=right|1,929|| align=right|0,081|| align=right|23,73|| align=right|2,679||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33325)||1998 RH3|| align=right|15,1|| align=right|1,938|| align=right|0,069|| align=right|20,48|| align=right|2,697||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33326)||1998 RJ4|| align=right|16,6|| align=right|1,944|| align=right|0,076|| align=right|21,94|| align=right|2,711||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33327)||1998 RV4|| align=right|16,0|| align=right|1,974|| align=right|0,087|| align=right|23,45|| align=right|2,772||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33328)||1998 RV41|| align=right|14,3|| align=right|3,049|| align=right|0,102|| align=right|6,66|| align=right|5,322||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33329)||1998 RY77|| align=right|14,4|| align=right|2,296|| align=right|0,111|| align=right|5,27|| align=right|3,479||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33330) Barèges||1998 SW|| align=right|16,5|| align=right|2,182|| align=right|0,238|| align=right|1,16|| align=right|3,223||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33331)||1998 SY21|| align=right|15,6|| align=right|2,347|| align=right|0,222|| align=right|6,03|| align=right|3,595||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(33332)||1998 SN34|| align=right|15,8|| align=right|1,944|| align=right|0,090|| align=right|21,75|| align=right|2,710||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33333)||1998 SP66|| align=right|14,9|| align=right|2,189|| align=right|0,172|| align=right|6,39|| align=right|3,238||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(33334)||1998 VM4|| align=right|13,8|| align=right|3,002|| align=right|0,029|| align=right|12,04|| align=right|5,201||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33335)||1998 VQ4|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,164|| align=right|2,00|| align=right|3,434||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33336)||1998 VF7|| align=right|14,0|| align=right|2,603|| align=right|0,251|| align=right|13,04|| align=right|4,198||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33337)||1998 VA11|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,101|| align=right|3,30|| align=right|3,539||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33338)||1998 VF21|| align=right|14,0|| align=right|2,991|| align=right|0,111|| align=right|10,70|| align=right|5,172||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33339)||1998 VR32|| align=right|15,7|| align=right|1,953|| align=right|0,090|| align=right|24,25|| align=right|2,729||MBA||15. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(33340)||1998 VG44|| align=right|6,5|| align=right|39,15|| align=right|0,251|| align=right|3,04|| align=right|245||PLT||14. listopadu 1998||Steward||J. Larsen; N. Danzl; A. Gleason
|-
|(33341)||1998 WA5|| align=right|14,9|| align=right|1,937|| align=right|0,059|| align=right|28,38|| align=right|2,695||MBA||19. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(33342)||1998 WT24|| align=right|17,9|| align=right|,719|| align=right|0,418|| align=right|7,35|| align=right|,610||ATN PHA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33343)||1998 XT10|| align=right|15,6|| align=right|2,320|| align=right|0,074|| align=right|7,28|| align=right|3,534||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33344)||1998 XN13|| align=right|14,9|| align=right|2,669|| align=right|0,218|| align=right|5,18|| align=right|4,359||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33345)||1998 XC14|| align=right|13,7|| align=right|2,550|| align=right|0,181|| align=right|5,19|| align=right|4,071||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33346)||1998 XD14|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,113|| align=right|14,16|| align=right|4,126||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(33347)||1998 XJ35|| align=right|14,5|| align=right|2,384|| align=right|0,149|| align=right|2,89|| align=right|3,681||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33348)||1998 XO39|| align=right|14,5|| align=right|2,269|| align=right|0,072|| align=right|4,14|| align=right|3,418||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33349)||1998 XF72|| align=right|13,2|| align=right|2,335|| align=right|0,105|| align=right|8,06|| align=right|3,568||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33350)||1998 XY86|| align=right|15,3|| align=right|2,381|| align=right|0,212|| align=right|4,59|| align=right|3,673||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33351)||1998 XZ89|| align=right|14,6|| align=right|2,390|| align=right|0,208|| align=right|12,51|| align=right|3,695||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33352)||1998 XF95|| align=right|13,9|| align=right|2,311|| align=right|0,152|| align=right|6,33|| align=right|3,513||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33353)||1998 XU95|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,071|| align=right|6,67|| align=right|3,493||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(33354)||1998 YZ16|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,130|| align=right|1,89|| align=right|3,743||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33355)||1998 YJ19|| align=right|16,4|| align=right|2,311|| align=right|0,226|| align=right|1,70|| align=right|3,513||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33356)||1999 AM3|| align=right|14,4|| align=right|1,949|| align=right|0,038|| align=right|22,34|| align=right|2,720||MBA||9. ledna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(33357)||1999 AX5|| align=right|16,1|| align=right|2,201|| align=right|0,061|| align=right|4,99|| align=right|3,266||MBA||12. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33358)||1999 AD8|| align=right|15,1|| align=right|2,159|| align=right|0,039|| align=right|4,05|| align=right|3,171||MBA||13. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33359)||1999 AD19|| align=right|14,4|| align=right|3,085|| align=right|0,188|| align=right|6,21|| align=right|5,417||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33360)||1999 AK25|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,131|| align=right|0,92|| align=right|3,696||MBA||15. ledna 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(33361)||1999 AU25|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,193|| align=right|5,04|| align=right|3,467||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33362)||1999 BP1|| align=right|15,2|| align=right|2,197|| align=right|0,102|| align=right|3,28|| align=right|3,255||MBA||16. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33363)||1999 BO4|| align=right|13,4|| align=right|2,575|| align=right|0,228|| align=right|13,36|| align=right|4,131||MBA||19. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33364)||1999 BX5|| align=right|15,1|| align=right|2,340|| align=right|0,070|| align=right|6,51|| align=right|3,578||MBA||20. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33365)||1999 BQ6|| align=right|14,3|| align=right|2,252|| align=right|0,157|| align=right|4,76|| align=right|3,380||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33366)||1999 BF7|| align=right|14,0|| align=right|2,320|| align=right|0,069|| align=right|6,54|| align=right|3,534||MBA||21. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33367)||1999 BD8|| align=right|15,4|| align=right|2,263|| align=right|0,107|| align=right|6,30|| align=right|3,404||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33368)||1999 BD9|| align=right|14,2|| align=right|2,310|| align=right|0,203|| align=right|6,94|| align=right|3,510||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33369)||1999 BE11|| align=right|15,1|| align=right|2,328|| align=right|0,129|| align=right|6,73|| align=right|3,551||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33370)||1999 BQ11|| align=right|13,7|| align=right|2,699|| align=right|0,142|| align=right|31,18|| align=right|4,434||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33371)||1999 BS11|| align=right|15,3|| align=right|2,223|| align=right|0,197|| align=right|3,28|| align=right|3,314||MBA||21. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33372)||1999 BP23|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,161|| align=right|2,81|| align=right|3,626||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33373)||1999 BL28|| align=right|15,5|| align=right|2,260|| align=right|0,226|| align=right|8,09|| align=right|3,396||MBA||17. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33374)||1999 CE2|| align=right|15,3|| align=right|2,401|| align=right|0,127|| align=right|2,02|| align=right|3,719||MBA||6. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33375)||1999 CD4|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,182|| align=right|2,90|| align=right|3,481||MBA||9. února 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33376) Medi||1999 CZ8|| align=right|15,4|| align=right|2,215|| align=right|0,120|| align=right|6,28|| align=right|3,296||MBA||6. února 1999||Pianoro||V. Goretti
|-
|(33377) Večerníček||1999 CR9|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,134|| align=right|7,17|| align=right|3,439||MBA||12. února 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(33378)||1999 CE14|| align=right|14,7|| align=right|2,222|| align=right|0,077|| align=right|5,08|| align=right|3,312||MBA||13. února 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(33379)||1999 CX23|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,121|| align=right|3,75|| align=right|3,608||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33380)||1999 CC33|| align=right|15,0|| align=right|2,185|| align=right|0,130|| align=right|3,76|| align=right|3,229||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33381)||1999 CD33|| align=right|14,2|| align=right|2,445|| align=right|0,225|| align=right|7,38|| align=right|3,822||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33382)||1999 CE33|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,139|| align=right|4,13|| align=right|3,707||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33383)||1999 CV36|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,079|| align=right|6,37|| align=right|3,639||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33384)||1999 CV42|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,197|| align=right|5,52|| align=right|3,503||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33385)||1999 CY46|| align=right|13,9|| align=right|2,303|| align=right|0,096|| align=right|7,05|| align=right|3,494||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33386)||1999 CJ48|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,208|| align=right|2,89|| align=right|3,698||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33387)||1999 CA49|| align=right|14,6|| align=right|2,192|| align=right|0,175|| align=right|5,89|| align=right|3,246||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33388)||1999 CH50|| align=right|14,4|| align=right|2,300|| align=right|0,239|| align=right|4,97|| align=right|3,488||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33389)||1999 CZ50|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,182|| align=right|5,33|| align=right|3,364||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33390)||1999 CJ51|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,130|| align=right|3,20|| align=right|3,774||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33391)||1999 CN51|| align=right|14,5|| align=right|2,189|| align=right|0,144|| align=right|5,96|| align=right|3,239||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33392)||1999 CH54|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,153|| align=right|4,04|| align=right|3,401||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33393)||1999 CL54|| align=right|15,5|| align=right|2,249|| align=right|0,160|| align=right|2,26|| align=right|3,372||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33394)||1999 CR54|| align=right|14,2|| align=right|2,378|| align=right|0,181|| align=right|3,21|| align=right|3,666||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33395)||1999 CU54|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,171|| align=right|2,81|| align=right|3,674||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33396)||1999 CU56|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,158|| align=right|8,13|| align=right|3,413||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33397)||1999 CG57|| align=right|15,8|| align=right|2,267|| align=right|0,062|| align=right|6,87|| align=right|3,413||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33398)||1999 CQ58|| align=right|13,5|| align=right|2,561|| align=right|0,173|| align=right|18,54|| align=right|4,097||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33399)||1999 CC59|| align=right|14,9|| align=right|2,208|| align=right|0,096|| align=right|4,48|| align=right|3,281||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33400)||1999 CJ59|| align=right|14,1|| align=right|2,794|| align=right|0,062|| align=right|7,45|| align=right|4,669||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33401)||1999 CC68|| align=right|15,2|| align=right|2,232|| align=right|0,166|| align=right|3,77|| align=right|3,335||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33402)||1999 CC71|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,081|| align=right|15,54|| align=right|4,176||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33403)||1999 CN73|| align=right|16,4|| align=right|2,279|| align=right|0,103|| align=right|4,34|| align=right|3,439||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33404)||1999 CT73|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,130|| align=right|6,00|| align=right|5,364||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33405)||1999 CW73|| align=right|15,9|| align=right|2,234|| align=right|0,156|| align=right|3,36|| align=right|3,338||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33406)||1999 CM74|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,155|| align=right|2,70|| align=right|3,577||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33407)||1999 CA75|| align=right|14,5|| align=right|2,675|| align=right|0,071|| align=right|13,01|| align=right|4,375||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33408)||1999 CW76|| align=right|14,8|| align=right|2,232|| align=right|0,056|| align=right|6,11|| align=right|3,334||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33409)||1999 CD77|| align=right|15,6|| align=right|2,155|| align=right|0,099|| align=right|3,47|| align=right|3,163||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33410)||1999 CX85|| align=right|13,6|| align=right|2,277|| align=right|0,179|| align=right|8,22|| align=right|3,436||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33411)||1999 CV91|| align=right|16,6|| align=right|2,363|| align=right|0,173|| align=right|2,85|| align=right|3,632||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33412)||1999 CX96|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,197|| align=right|3,99|| align=right|3,499||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33413)||1999 CP99|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,097|| align=right|4,00|| align=right|3,672||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33414)||1999 CP100|| align=right|15,0|| align=right|2,418|| align=right|0,173|| align=right|6,61|| align=right|3,760||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33415)||1999 CB101|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,067|| align=right|5,63|| align=right|3,498||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33416)||1999 CW101|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,219|| align=right|5,51|| align=right|3,412||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33417)||1999 CV103|| align=right|14,5|| align=right|2,346|| align=right|0,064|| align=right|10,74|| align=right|3,593||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33418)||1999 CJ106|| align=right|15,0|| align=right|2,217|| align=right|0,041|| align=right|4,73|| align=right|3,301||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33419)||1999 CD112|| align=right|14,6|| align=right|2,462|| align=right|0,057|| align=right|9,47|| align=right|3,862||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33420)||1999 CT116|| align=right|15,2|| align=right|2,338|| align=right|0,028|| align=right|9,48|| align=right|3,574||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33421)||1999 CN118|| align=right|14,3|| align=right|2,269|| align=right|0,141|| align=right|1,16|| align=right|3,416||MBA||13. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33422)||1999 CN135|| align=right|15,1|| align=right|2,899|| align=right|0,069|| align=right|1,93|| align=right|4,935||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33423)||1999 DK|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,180|| align=right|4,32|| align=right|3,581||MBA||16. února 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33424)||1999 DC2|| align=right|14,2|| align=right|2,414|| align=right|0,208|| align=right|23,51|| align=right|3,750||MBA||16. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33425)||1999 DP2|| align=right|14,8|| align=right|2,202|| align=right|0,199|| align=right|4,97|| align=right|3,266||MBA||19. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33426)||1999 DR2|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,074|| align=right|7,68|| align=right|3,501||MBA||19. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33427)||1999 DZ2|| align=right|14,8|| align=right|2,298|| align=right|0,106|| align=right|6,56|| align=right|3,483||MBA||21. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33428)||1999 DO3|| align=right|15,3|| align=right|2,274|| align=right|0,154|| align=right|3,85|| align=right|3,429||MBA||18. února 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(33429)||1999 DL4|| align=right|13,2|| align=right|3,211|| align=right|0,046|| align=right|10,86|| align=right|5,754||MBA||23. února 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(33430)||1999 EH|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,092|| align=right|2,72|| align=right|3,564||MBA||7. března 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33431)||1999 EK|| align=right|14,6|| align=right|2,390|| align=right|0,158|| align=right|1,42|| align=right|3,695||MBA||9. března 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(33432)||1999 ET3|| align=right|13,8|| align=right|3,037|| align=right|0,079|| align=right|9,57|| align=right|5,293||MBA||15. března 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33433) Maurilia||1999 EZ4|| align=right|14,7|| align=right|2,357|| align=right|0,177|| align=right|9,48|| align=right|3,618||MBA||14. března 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(33434)||1999 FU|| align=right|13,9|| align=right|2,931|| align=right|0,070|| align=right|1,31|| align=right|5,016||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33435)||1999 FD4|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,186|| align=right|1,29|| align=right|4,318||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33436)||1999 FZ6|| align=right|14,5|| align=right|2,751|| align=right|0,148|| align=right|8,92|| align=right|4,562||MBA||20. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(33437)||1999 FK9|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,135|| align=right|3,48|| align=right|3,743||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33438)||1999 FE10|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,149|| align=right|0,68|| align=right|3,507||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33439)||1999 FF18|| align=right|14,2|| align=right|2,688|| align=right|0,209|| align=right|13,49|| align=right|4,406||MBA||20. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33440)||1999 FR18|| align=right|15,2|| align=right|2,458|| align=right|0,112|| align=right|6,51|| align=right|3,853||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33441)||1999 FT18|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,089|| align=right|6,80|| align=right|3,719||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33442)||1999 FW18|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,146|| align=right|2,82|| align=right|4,065||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33443)||1999 FZ18|| align=right|14,7|| align=right|2,669|| align=right|0,192|| align=right|3,23|| align=right|4,360||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33444)||1999 FF19|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,176|| align=right|2,93|| align=right|3,334||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33445)||1999 FB21|| align=right|13,8|| align=right|2,877|| align=right|0,016|| align=right|3,07|| align=right|4,878||MBA||23. března 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(33446)||1999 FU23|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,156|| align=right|3,02|| align=right|3,447||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33447)||1999 FM24|| align=right|14,0|| align=right|2,282|| align=right|0,121|| align=right|4,28|| align=right|3,446||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33448)||1999 FT24|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,043|| align=right|5,65|| align=right|3,525||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33449)||1999 FL25|| align=right|14,7|| align=right|2,554|| align=right|0,208|| align=right|4,56|| align=right|4,081||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33450)||1999 FO25|| align=right|14,1|| align=right|2,294|| align=right|0,150|| align=right|5,90|| align=right|3,473||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33451)||1999 FL26|| align=right|15,6|| align=right|2,412|| align=right|0,117|| align=right|1,95|| align=right|3,745||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33452)||1999 FU26|| align=right|14,1|| align=right|2,633|| align=right|0,105|| align=right|4,63|| align=right|4,272||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33453)||1999 FG27|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,100|| align=right|5,35|| align=right|3,487||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33454)||1999 FJ27|| align=right|15,0|| align=right|2,316|| align=right|0,172|| align=right|5,16|| align=right|3,525||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33455)||1999 FV27|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,069|| align=right|6,59|| align=right|3,457||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33456)||1999 FG28|| align=right|15,1|| align=right|2,281|| align=right|0,134|| align=right|5,22|| align=right|3,444||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33457)||1999 FP28|| align=right|14,8|| align=right|2,235|| align=right|0,164|| align=right|4,44|| align=right|3,342||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33458)||1999 FE29|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,087|| align=right|3,40|| align=right|3,531||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33459)||1999 FM30|| align=right|16,0|| align=right|2,394|| align=right|0,135|| align=right|1,57|| align=right|3,702||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33460)||1999 FL31|| align=right|13,9|| align=right|2,395|| align=right|0,177|| align=right|3,16|| align=right|3,707||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33461)||1999 FP31|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,206|| align=right|2,62|| align=right|3,718||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33462)||1999 FT31|| align=right|15,0|| align=right|2,274|| align=right|0,068|| align=right|2,02|| align=right|3,429||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33463)||1999 FM32|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,140|| align=right|6,57|| align=right|3,688||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33464)||1999 FN32|| align=right|15,0|| align=right|2,259|| align=right|0,151|| align=right|3,72|| align=right|3,394||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33465)||1999 FP32|| align=right|15,1|| align=right|2,401|| align=right|0,150|| align=right|1,34|| align=right|3,720||MBA||23. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33466)||1999 FE33|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,062|| align=right|6,53|| align=right|3,647||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33467)||1999 FG35|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,162|| align=right|3,45|| align=right|4,078||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33468)||1999 FD36|| align=right|14,8|| align=right|2,262|| align=right|0,177|| align=right|7,63|| align=right|3,401||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33469)||1999 FL36|| align=right|14,5|| align=right|2,971|| align=right|0,039|| align=right|10,53|| align=right|5,121||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33470)||1999 FQ37|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,038|| align=right|4,47|| align=right|4,638||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33471)||1999 FV38|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,145|| align=right|3,79|| align=right|3,435||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33472)||1999 FN42|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,151|| align=right|6,43|| align=right|3,763||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33473)||1999 FZ45|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,058|| align=right|6,27|| align=right|3,506||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33474)||1999 FB51|| align=right|14,6|| align=right|2,172|| align=right|0,038|| align=right|2,58|| align=right|3,200||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33475)||1999 FK53|| align=right|13,8|| align=right|2,318|| align=right|0,049|| align=right|7,94|| align=right|3,529||MBA||28. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33476)||1999 FV54|| align=right|14,2|| align=right|2,333|| align=right|0,118|| align=right|5,96|| align=right|3,563||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33477)||1999 FR59|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,086|| align=right|6,62|| align=right|3,551||MBA||27. března 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33478)||1999 GB|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,097|| align=right|3,75|| align=right|3,480||MBA||2. dubna 1999||Wykrota||Wykrota
|-
|(33479)||1999 GO|| align=right|13,3|| align=right|3,090|| align=right|0,153|| align=right|0,85|| align=right|5,431||MBA||5. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33480) Bartolucci||1999 GA1|| align=right|15,1|| align=right|2,471|| align=right|0,140|| align=right|4,65|| align=right|3,883||MBA||4. dubna 1999||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(33481)||1999 GH1|| align=right|15,3|| align=right|2,242|| align=right|0,090|| align=right|6,70|| align=right|3,357||MBA||7. dubna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33482)||1999 GO4|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,120|| align=right|6,79|| align=right|4,170||MBA||10. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33483)||1999 GW4|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,104|| align=right|8,70|| align=right|3,825||MBA||11. dubna 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33484)||1999 GS7|| align=right|15,0|| align=right|2,603|| align=right|0,176|| align=right|2,44|| align=right|4,198||MBA||7. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33485)||1999 GE8|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,081|| align=right|6,08|| align=right|3,531||MBA||9. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33486)||1999 GN8|| align=right|14,6|| align=right|2,440|| align=right|0,071|| align=right|7,84|| align=right|3,812||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33487)||1999 GS8|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,090|| align=right|4,92|| align=right|3,414||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33488)||1999 GD9|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,049|| align=right|12,14|| align=right|4,054||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33489)||1999 GF9|| align=right|13,2|| align=right|2,546|| align=right|0,139|| align=right|14,43|| align=right|4,062||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33490)||1999 GK9|| align=right|14,1|| align=right|2,433|| align=right|0,154|| align=right|6,42|| align=right|3,795||MBA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33491)||1999 GM9|| align=right|14,5|| align=right|2,395|| align=right|0,072|| align=right|5,93|| align=right|3,706||MBA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33492)||1999 GT17|| align=right|14,2|| align=right|2,346|| align=right|0,082|| align=right|6,89|| align=right|3,593||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33493)||1999 GX17|| align=right|12,7|| align=right|2,659|| align=right|0,071|| align=right|9,44|| align=right|4,334||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33494)||1999 GZ17|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,126|| align=right|14,77|| align=right|4,093||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33495)||1999 GL18|| align=right|14,5|| align=right|2,223|| align=right|0,126|| align=right|4,51|| align=right|3,314||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33496)||1999 GQ18|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,254|| align=right|10,72|| align=right|3,631||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33497)||1999 GD19|| align=right|14,0|| align=right|2,685|| align=right|0,155|| align=right|14,47|| align=right|4,399||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33498)||1999 GG19|| align=right|14,4|| align=right|2,410|| align=right|0,062|| align=right|8,43|| align=right|3,740||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33499)||1999 GN19|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,106|| align=right|3,57|| align=right|3,359||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33500)||1999 GV19|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,114|| align=right|13,08|| align=right|4,071||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33501)||1999 GJ20|| align=right|14,5|| align=right|2,465|| align=right|0,182|| align=right|4,34|| align=right|3,870||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33502)||1999 GM20|| align=right|14,9|| align=right|2,427|| align=right|0,154|| align=right|3,25|| align=right|3,780||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33503)||1999 GS20|| align=right|14,2|| align=right|2,388|| align=right|0,093|| align=right|2,90|| align=right|3,690||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33504)||1999 GT20|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,171|| align=right|3,03|| align=right|3,657||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33505)||1999 GZ21|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,061|| align=right|10,67|| align=right|3,525||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33506)||1999 GM23|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,214|| align=right|7,94|| align=right|3,707||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33507)||1999 GT23|| align=right|14,5|| align=right|2,584|| align=right|0,144|| align=right|14,01|| align=right|4,154||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33508)||1999 GH25|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,144|| align=right|3,44|| align=right|4,102||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33509)||1999 GB27|| align=right|15,9|| align=right|2,254|| align=right|0,049|| align=right|7,22|| align=right|3,383||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33510)||1999 GM31|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,115|| align=right|2,61|| align=right|3,464||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33511)||1999 GW32|| align=right|14,5|| align=right|2,392|| align=right|0,067|| align=right|7,22|| align=right|3,699||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33512)||1999 GM33|| align=right|14,0|| align=right|2,308|| align=right|0,120|| align=right|7,87|| align=right|3,507||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33513)||1999 GE34|| align=right|13,8|| align=right|2,461|| align=right|0,195|| align=right|4,25|| align=right|3,860||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33514)||1999 GF34|| align=right|14,8|| align=right|2,330|| align=right|0,122|| align=right|6,98|| align=right|3,557||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33515)||1999 GM34|| align=right|14,4|| align=right|2,533|| align=right|0,134|| align=right|2,00|| align=right|4,031||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33516)||1999 GO34|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,110|| align=right|5,07|| align=right|3,485||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33517)||1999 GT34|| align=right|14,6|| align=right|2,806|| align=right|0,197|| align=right|6,87|| align=right|4,701||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33518)||1999 GH35|| align=right|15,3|| align=right|2,231|| align=right|0,043|| align=right|2,67|| align=right|3,332||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33519)||1999 GL36|| align=right|13,3|| align=right|2,777|| align=right|0,096|| align=right|8,01|| align=right|4,628||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33520)||1999 GE38|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,065|| align=right|9,06|| align=right|3,732||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33521)||1999 GK40|| align=right|14,0|| align=right|2,599|| align=right|0,200|| align=right|13,75|| align=right|4,188||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33522)||1999 GQ40|| align=right|14,4|| align=right|2,278|| align=right|0,079|| align=right|7,50|| align=right|3,437||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33523)||1999 GT41|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,165|| align=right|4,44|| align=right|3,475||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33524)||1999 GM48|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,079|| align=right|2,63|| align=right|4,581||MBA||7. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33525)||1999 GG53|| align=right|14,5|| align=right|2,265|| align=right|0,089|| align=right|5,23|| align=right|3,409||MBA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33526)||1999 GG55|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,083|| align=right|0,99|| align=right|3,704||MBA||6. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33527)||1999 GJ55|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,178|| align=right|7,14|| align=right|3,485||MBA||7. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33528) Jinzeman||1999 HL|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,137|| align=right|3,67|| align=right|3,568||MBA||17. dubna 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(33529) Henden||1999 HA1|| align=right|14,8|| align=right|2,416|| align=right|0,166|| align=right|4,98|| align=right|3,754||MBA||19. dubna 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33530)||1999 HH1|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,217|| align=right|3,22|| align=right|3,523||MBA||19. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33531)||1999 HG2|| align=right|15,1|| align=right|2,253|| align=right|0,146|| align=right|3,20|| align=right|3,382||MBA||20. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(33532) Gabriellacoli||1999 HV2|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,112|| align=right|6,42|| align=right|3,535||MBA||18. dubna 1999||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(33533)||1999 HV3|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,145|| align=right|6,92|| align=right|3,455||MBA||19. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33534)||1999 HL9|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,140|| align=right|1,55|| align=right|3,739||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33535)||1999 HS9|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,124|| align=right|1,28|| align=right|3,809||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33536)||1999 HU9|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,083|| align=right|3,48|| align=right|3,727||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33537)||1999 HJ10|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,063|| align=right|0,82|| align=right|4,495||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33538)||1999 HR10|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,055|| align=right|4,96|| align=right|3,573||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33539)||1999 HU10|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,078|| align=right|6,65|| align=right|3,571||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33540)||1999 JH3|| align=right|13,9|| align=right|2,466|| align=right|0,139|| align=right|6,11|| align=right|3,873||MBA||7. května 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33541)||1999 JF6|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,165|| align=right|7,68|| align=right|4,080||MBA||11. května 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(33542)||1999 JZ7|| align=right|14,0|| align=right|2,566|| align=right|0,246|| align=right|19,55|| align=right|4,109||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33543)||1999 JR8|| align=right|14,8|| align=right|2,859|| align=right|0,112|| align=right|4,13|| align=right|4,833||MBA||13. května 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33544) Jerold||1999 JY8|| align=right|14,0|| align=right|2,541|| align=right|0,169|| align=right|13,45|| align=right|4,050||MBA||15. května 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33545)||1999 JV9|| align=right|15,2|| align=right|2,756|| align=right|0,026|| align=right|15,45|| align=right|4,574||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(33546)||1999 JM10|| align=right|13,8|| align=right|2,980|| align=right|0,220|| align=right|14,75|| align=right|5,143||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(33547)||1999 JZ12|| align=right|14,8|| align=right|2,522|| align=right|0,023|| align=right|4,83|| align=right|4,003||MBA||15. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(33548)||1999 JC13|| align=right|13,9|| align=right|2,591|| align=right|0,110|| align=right|13,24|| align=right|4,170||MBA||10. května 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33549)||1999 JS13|| align=right|14,1|| align=right|2,639|| align=right|0,032|| align=right|15,76|| align=right|4,287||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33550)||1999 JQ14|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,078|| align=right|5,01|| align=right|4,236||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33551)||1999 JB15|| align=right|14,2|| align=right|2,536|| align=right|0,158|| align=right|15,31|| align=right|4,039||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33552)||1999 JN15|| align=right|14,5|| align=right|2,800|| align=right|0,186|| align=right|16,66|| align=right|4,686||MBA||15. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(33553) Nagai||1999 JQ17|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,082|| align=right|6,84|| align=right|4,104||MBA||11. května 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|(33554)||1999 JU17|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,242|| align=right|4,49|| align=right|5,426||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33555)||1999 JV19|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,112|| align=right|5,21|| align=right|3,423||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33556)||1999 JR20|| align=right|14,7|| align=right|2,273|| align=right|0,058|| align=right|3,73|| align=right|3,426||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33557)||1999 JC22|| align=right|13,5|| align=right|2,683|| align=right|0,210|| align=right|12,36|| align=right|4,395||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33558)||1999 JN22|| align=right|15,6|| align=right|2,199|| align=right|0,071|| align=right|5,67|| align=right|3,260||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33559)||1999 JK23|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,130|| align=right|6,03|| align=right|3,427||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33560)||1999 JN23|| align=right|14,6|| align=right|2,336|| align=right|0,107|| align=right|7,13|| align=right|3,570||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33561)||1999 JA24|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,176|| align=right|3,71|| align=right|3,666||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33562)||1999 JO24|| align=right|14,5|| align=right|2,351|| align=right|0,125|| align=right|5,91|| align=right|3,604||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33563)||1999 JV24|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,045|| align=right|15,34|| align=right|4,124||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33564)||1999 JP25|| align=right|14,2|| align=right|2,470|| align=right|0,092|| align=right|5,32|| align=right|3,881||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33565)||1999 JY25|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,121|| align=right|2,54|| align=right|4,047||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33566)||1999 JZ25|| align=right|14,8|| align=right|2,456|| align=right|0,145|| align=right|11,42|| align=right|3,847||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33567)||1999 JV27|| align=right|15,7|| align=right|3,121|| align=right|0,168|| align=right|2,59|| align=right|5,514||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33568)||1999 JN29|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,027|| align=right|4,20|| align=right|4,578||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33569)||1999 JM30|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,110|| align=right|3,86|| align=right|3,546||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33570)||1999 JT30|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,169|| align=right|4,99|| align=right|4,563||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33571)||1999 JD32|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,128|| align=right|3,57|| align=right|4,158||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33572)||1999 JF32|| align=right|15,1|| align=right|2,545|| align=right|0,058|| align=right|5,02|| align=right|4,058||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33573)||1999 JR32|| align=right|14,6|| align=right|2,374|| align=right|0,143|| align=right|7,68|| align=right|3,657||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33574)||1999 JA33|| align=right|15,3|| align=right|2,436|| align=right|0,108|| align=right|1,57|| align=right|3,802||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33575)||1999 JR33|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,036|| align=right|2,55|| align=right|4,525||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33576)||1999 JW33|| align=right|14,0|| align=right|2,688|| align=right|0,118|| align=right|13,15|| align=right|4,407||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33577)||1999 JX33|| align=right|13,5|| align=right|2,549|| align=right|0,178|| align=right|10,32|| align=right|4,069||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33578)||1999 JT34|| align=right|13,9|| align=right|2,783|| align=right|0,149|| align=right|6,10|| align=right|4,642||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33579)||1999 JC35|| align=right|12,6|| align=right|3,176|| align=right|0,137|| align=right|10,65|| align=right|5,660||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33580)||1999 JM35|| align=right|15,3|| align=right|2,433|| align=right|0,132|| align=right|3,56|| align=right|3,794||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33581)||1999 JQ35|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,151|| align=right|4,91|| align=right|3,522||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33582)||1999 JJ36|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,054|| align=right|7,72|| align=right|3,547||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33583)||1999 JV36|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,181|| align=right|6,49|| align=right|4,290||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33584)||1999 JY37|| align=right|15,4|| align=right|2,429|| align=right|0,084|| align=right|5,58|| align=right|3,784||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33585)||1999 JC38|| align=right|13,9|| align=right|3,106|| align=right|0,207|| align=right|5,72|| align=right|5,473||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33586)||1999 JH39|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,103|| align=right|6,67|| align=right|4,097||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33587)||1999 JA42|| align=right|15,0|| align=right|2,423|| align=right|0,142|| align=right|4,21|| align=right|3,771||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33588)||1999 JZ45|| align=right|13,9|| align=right|2,775|| align=right|0,236|| align=right|9,31|| align=right|4,623||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33589)||1999 JM46|| align=right|14,8|| align=right|3,080|| align=right|0,194|| align=right|3,15|| align=right|5,405||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33590)||1999 JS46|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,118|| align=right|7,63|| align=right|3,555||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33591)||1999 JW46|| align=right|14,8|| align=right|2,337|| align=right|0,130|| align=right|7,70|| align=right|3,572||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33592)||1999 JJ47|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,122|| align=right|4,31|| align=right|3,808||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33593)||1999 JT47|| align=right|13,5|| align=right|2,898|| align=right|0,071|| align=right|10,10|| align=right|4,933||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33594)||1999 JN48|| align=right|15,5|| align=right|2,488|| align=right|0,187|| align=right|7,81|| align=right|3,924||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33595)||1999 JC49|| align=right|15,2|| align=right|2,472|| align=right|0,101|| align=right|0,84|| align=right|3,886||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33596)||1999 JM49|| align=right|14,5|| align=right|2,709|| align=right|0,023|| align=right|1,82|| align=right|4,457||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33597)||1999 JQ49|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,134|| align=right|1,39|| align=right|3,691||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33598)||1999 JA50|| align=right|14,5|| align=right|2,599|| align=right|0,151|| align=right|5,64|| align=right|4,190||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33599)||1999 JP50|| align=right|14,1|| align=right|2,257|| align=right|0,120|| align=right|5,90|| align=right|3,390||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33600)||1999 JA51|| align=right|15,0|| align=right|2,472|| align=right|0,099|| align=right|7,05|| align=right|3,886||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33601)||1999 JO51|| align=right|13,4|| align=right|2,987|| align=right|0,119|| align=right|9,57|| align=right|5,161||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33602)||1999 JW53|| align=right|14,7|| align=right|2,491|| align=right|0,078|| align=right|8,25|| align=right|3,931||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33603)||1999 JQ55|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,023|| align=right|5,98|| align=right|4,182||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33604)||1999 JW55|| align=right|15,1|| align=right|3,024|| align=right|0,052|| align=right|2,18|| align=right|5,257||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33605)||1999 JD56|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,080|| align=right|6,24|| align=right|3,616||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33606)||1999 JG56|| align=right|14,3|| align=right|2,774|| align=right|0,141|| align=right|8,50|| align=right|4,620||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33607)||1999 JF57|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,117|| align=right|8,48|| align=right|4,216||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33608)||1999 JA59|| align=right|14,4|| align=right|2,449|| align=right|0,093|| align=right|5,03|| align=right|3,832||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33609)||1999 JO59|| align=right|14,8|| align=right|3,003|| align=right|0,063|| align=right|6,54|| align=right|5,202||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33610)||1999 JF60|| align=right|15,1|| align=right|2,328|| align=right|0,183|| align=right|8,09|| align=right|3,550||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33611)||1999 JB61|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,067|| align=right|15,17|| align=right|4,245||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33612)||1999 JZ62|| align=right|14,7|| align=right|2,526|| align=right|0,108|| align=right|12,52|| align=right|4,014||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33613)||1999 JO63|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,179|| align=right|7,71|| align=right|3,604||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33614)||1999 JS63|| align=right|14,4|| align=right|2,734|| align=right|0,052|| align=right|5,93|| align=right|4,520||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33615)||1999 JB64|| align=right|14,4|| align=right|2,361|| align=right|0,183|| align=right|10,64|| align=right|3,627||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33616)||1999 JR64|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,042|| align=right|14,96|| align=right|3,762||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33617)||1999 JQ65|| align=right|14,8|| align=right|2,288|| align=right|0,106|| align=right|4,66|| align=right|3,460||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33618)||1999 JA66|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,154|| align=right|2,94|| align=right|3,570||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33619)||1999 JB66|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,095|| align=right|4,65|| align=right|4,218||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33620)||1999 JC66|| align=right|13,9|| align=right|3,013|| align=right|0,045|| align=right|10,44|| align=right|5,230||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33621)||1999 JQ67|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,042|| align=right|5,22|| align=right|3,444||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33622)||1999 JR67|| align=right|14,5|| align=right|2,573|| align=right|0,095|| align=right|8,84|| align=right|4,126||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33623)||1999 JY68|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,147|| align=right|2,99|| align=right|3,607||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33624)||1999 JP69|| align=right|14,7|| align=right|2,330|| align=right|0,152|| align=right|5,56|| align=right|3,556||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33625)||1999 JP70|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,060|| align=right|3,97|| align=right|3,625||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33626)||1999 JH71|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,138|| align=right|7,31|| align=right|4,047||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33627)||1999 JS71|| align=right|13,5|| align=right|3,196|| align=right|0,245|| align=right|11,88|| align=right|5,714||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33628)||1999 JW73|| align=right|14,2|| align=right|2,384|| align=right|0,132|| align=right|9,77|| align=right|3,681||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33629)||1999 JK76|| align=right|13,8|| align=right|3,014|| align=right|0,266|| align=right|16,05|| align=right|5,232||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33630)||1999 JM76|| align=right|14,1|| align=right|2,305|| align=right|0,062|| align=right|6,13|| align=right|3,499||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33631)||1999 JG77|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,168|| align=right|10,34|| align=right|4,590||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33632)||1999 JP78|| align=right|13,9|| align=right|2,365|| align=right|0,125|| align=right|14,40|| align=right|3,637||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33633)||1999 JL79|| align=right|14,6|| align=right|2,779|| align=right|0,160|| align=right|7,37|| align=right|4,633||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33634)||1999 JZ79|| align=right|14,5|| align=right|2,323|| align=right|0,139|| align=right|6,99|| align=right|3,540||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33635)||1999 JC80|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,041|| align=right|10,62|| align=right|4,179||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33636)||1999 JD80|| align=right|13,7|| align=right|2,536|| align=right|0,165|| align=right|12,68|| align=right|4,037||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33637)||1999 JW80|| align=right|14,2|| align=right|2,689|| align=right|0,110|| align=right|14,04|| align=right|4,409||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33638)||1999 JZ80|| align=right|13,6|| align=right|2,544|| align=right|0,099|| align=right|16,04|| align=right|4,058||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33639)||1999 JB81|| align=right|13,3|| align=right|2,889|| align=right|0,029|| align=right|14,22|| align=right|4,910||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33640)||1999 JT81|| align=right|14,1|| align=right|2,666|| align=right|0,173|| align=right|13,26|| align=right|4,353||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33641)||1999 JZ81|| align=right|13,3|| align=right|2,690|| align=right|0,132|| align=right|13,94|| align=right|4,411||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33642)||1999 JB82|| align=right|13,9|| align=right|2,294|| align=right|0,075|| align=right|12,36|| align=right|3,473||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33643)||1999 JJ82|| align=right|13,3|| align=right|2,549|| align=right|0,199|| align=right|14,47|| align=right|4,069||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33644)||1999 JT82|| align=right|14,3|| align=right|2,611|| align=right|0,056|| align=right|15,50|| align=right|4,219||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33645)||1999 JW82|| align=right|13,9|| align=right|2,708|| align=right|0,156|| align=right|13,62|| align=right|4,455||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33646)||1999 JX82|| align=right|13,6|| align=right|2,619|| align=right|0,092|| align=right|14,49|| align=right|4,237||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33647)||1999 JE83|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,119|| align=right|13,65|| align=right|4,299||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33648)||1999 JN83|| align=right|14,6|| align=right|2,539|| align=right|0,123|| align=right|16,30|| align=right|4,046||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33649)||1999 JR83|| align=right|14,2|| align=right|2,648|| align=right|0,162|| align=right|13,52|| align=right|4,309||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33650)||1999 JF84|| align=right|14,0|| align=right|2,625|| align=right|0,147|| align=right|15,88|| align=right|4,252||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33651)||1999 JG84|| align=right|13,6|| align=right|2,542|| align=right|0,154|| align=right|15,92|| align=right|4,052||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33652)||1999 JP84|| align=right|14,4|| align=right|2,598|| align=right|0,115|| align=right|15,23|| align=right|4,187||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33653)||1999 JR84|| align=right|14,4|| align=right|2,535|| align=right|0,106|| align=right|13,59|| align=right|4,034||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33654)||1999 JX86|| align=right|13,6|| align=right|2,529|| align=right|0,113|| align=right|14,18|| align=right|4,020||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33655)||1999 JT88|| align=right|15,2|| align=right|2,444|| align=right|0,121|| align=right|7,64|| align=right|3,820||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33656)||1999 JD89|| align=right|14,6|| align=right|2,541|| align=right|0,118|| align=right|13,79|| align=right|4,051||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33657)||1999 JP89|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,231|| align=right|9,74|| align=right|4,297||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33658)||1999 JD90|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,313|| align=right|23,98|| align=right|4,136||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33659)||1999 JM91|| align=right|13,7|| align=right|2,569|| align=right|0,187|| align=right|16,44|| align=right|4,117||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33660)||1999 JS91|| align=right|15,2|| align=right|2,406|| align=right|0,057|| align=right|8,24|| align=right|3,732||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33661)||1999 JU91|| align=right|14,8|| align=right|2,310|| align=right|0,058|| align=right|7,57|| align=right|3,511||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33662)||1999 JW91|| align=right|14,7|| align=right|2,455|| align=right|0,105|| align=right|7,04|| align=right|3,845||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33663)||1999 JT92|| align=right|14,7|| align=right|2,734|| align=right|0,118|| align=right|10,26|| align=right|4,521||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33664)||1999 JK93|| align=right|13,0|| align=right|2,683|| align=right|0,130|| align=right|15,21|| align=right|4,395||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33665)||1999 JR93|| align=right|13,6|| align=right|3,001|| align=right|0,133|| align=right|11,14|| align=right|5,197||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33666)||1999 JO94|| align=right|13,9|| align=right|3,133|| align=right|0,080|| align=right|17,87|| align=right|5,546||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33667)||1999 JR95|| align=right|14,1|| align=right|3,040|| align=right|0,117|| align=right|8,46|| align=right|5,298||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33668)||1999 JO97|| align=right|13,6|| align=right|2,648|| align=right|0,213|| align=right|12,27|| align=right|4,309||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33669)||1999 JU97|| align=right|14,1|| align=right|3,123|| align=right|0,169|| align=right|15,11|| align=right|5,518||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33670)||1999 JB98|| align=right|13,9|| align=right|2,438|| align=right|0,167|| align=right|12,62|| align=right|3,805||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33671)||1999 JV98|| align=right|13,4|| align=right|2,742|| align=right|0,178|| align=right|10,17|| align=right|4,541||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33672)||1999 JU99|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,109|| align=right|14,82|| align=right|4,096||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33673)||1999 JZ99|| align=right|13,1|| align=right|2,773|| align=right|0,161|| align=right|17,91|| align=right|4,618||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33674)||1999 JT100|| align=right|13,5|| align=right|2,630|| align=right|0,110|| align=right|12,10|| align=right|4,265||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33675)||1999 JW100|| align=right|14,0|| align=right|2,737|| align=right|0,142|| align=right|13,93|| align=right|4,528||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33676)||1999 JZ101|| align=right|13,2|| align=right|2,739|| align=right|0,106|| align=right|4,33|| align=right|4,531||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33677)||1999 JR102|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,072|| align=right|7,17|| align=right|3,527||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33678)||1999 JW106|| align=right|16,2|| align=right|2,586|| align=right|0,092|| align=right|7,28|| align=right|4,159||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33679)||1999 JY107|| align=right|13,7|| align=right|2,591|| align=right|0,099|| align=right|13,41|| align=right|4,171||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33680)||1999 JP108|| align=right|14,7|| align=right|2,653|| align=right|0,096|| align=right|2,77|| align=right|4,320||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33681)||1999 JV109|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,120|| align=right|2,26|| align=right|3,729||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33682)||1999 JO113|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,019|| align=right|2,37|| align=right|4,217||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33683)||1999 JQ115|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,127|| align=right|3,61|| align=right|3,464||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33684)||1999 JW119|| align=right|14,3|| align=right|2,408|| align=right|0,079|| align=right|7,08|| align=right|3,737||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33685)||1999 JK120|| align=right|14,6|| align=right|2,538|| align=right|0,096|| align=right|5,26|| align=right|4,041||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33686)||1999 JC122|| align=right|13,8|| align=right|2,985|| align=right|0,119|| align=right|11,81|| align=right|5,156||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33687)||1999 JP122|| align=right|14,5|| align=right|2,575|| align=right|0,196|| align=right|8,37|| align=right|4,131||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33688)||1999 JQ123|| align=right|14,4|| align=right|2,862|| align=right|0,101|| align=right|2,98|| align=right|4,842||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33689)||1999 JM126|| align=right|12,9|| align=right|3,062|| align=right|0,126|| align=right|8,96|| align=right|5,357||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33690)||1999 JD127|| align=right|14,5|| align=right|3,152|| align=right|0,132|| align=right|6,02|| align=right|5,596||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33691)||1999 JT131|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,040|| align=right|8,45|| align=right|5,358||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33692)||1999 JS133|| align=right|14,7|| align=right|2,542|| align=right|0,160|| align=right|14,08|| align=right|4,052||MBA||14. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(33693)||1999 KA|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,140|| align=right|13,91|| align=right|4,130||MBA||16. května 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33694)||1999 KN|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,121|| align=right|13,09|| align=right|3,522||MBA||16. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(33695)||1999 KH3|| align=right|15,2|| align=right|3,160|| align=right|0,163|| align=right|2,03|| align=right|5,616||MBA||17. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33696)||1999 KM8|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,160|| align=right|1,18|| align=right|3,717||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33697)||1999 KJ11|| align=right|13,9|| align=right|2,334|| align=right|0,070|| align=right|7,59|| align=right|3,565||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33698)||1999 KP12|| align=right|14,0|| align=right|2,714|| align=right|0,182|| align=right|12,24|| align=right|4,470||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33699)||1999 KT12|| align=right|14,4|| align=right|2,791|| align=right|0,012|| align=right|1,81|| align=right|4,662||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33700)||1999 KR13|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,162|| align=right|2,65|| align=right|3,718||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33701)||1999 KD14|| align=right|14,8|| align=right|2,283|| align=right|0,148|| align=right|5,14|| align=right|3,448||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33702)||1999 KD15|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,147|| align=right|4,40|| align=right|3,563||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33703)||1999 KZ15|| align=right|14,6|| align=right|2,613|| align=right|0,090|| align=right|5,23|| align=right|4,224||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33704)||1999 KY16|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,166|| align=right|1,98|| align=right|3,743||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33705)||1999 LJ|| align=right|14,3|| align=right|2,494|| align=right|0,130|| align=right|6,25|| align=right|3,939||MBA||5. června 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33706)||1999 LD5|| align=right|14,7|| align=right|2,638|| align=right|0,104|| align=right|15,83|| align=right|4,283||MBA||10. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33707)||1999 LW8|| align=right|14,6|| align=right|2,769|| align=right|0,107|| align=right|10,85|| align=right|4,606||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33708)||1999 LE10|| align=right|13,5|| align=right|2,702|| align=right|0,149|| align=right|12,74|| align=right|4,440||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33709)||1999 LK10|| align=right|14,1|| align=right|2,676|| align=right|0,152|| align=right|12,77|| align=right|4,376||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33710)||1999 LC14|| align=right|13,5|| align=right|2,552|| align=right|0,071|| align=right|14,20|| align=right|4,077||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33711)||1999 LH15|| align=right|15,2|| align=right|2,676|| align=right|0,062|| align=right|15,50|| align=right|4,377||MBA||12. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33712)||1999 LE19|| align=right|14,0|| align=right|3,100|| align=right|0,113|| align=right|10,85|| align=right|5,457||MBA||10. června 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(33713)||1999 LE22|| align=right|14,6|| align=right|2,481|| align=right|0,010|| align=right|3,38|| align=right|3,908||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33714)||1999 LG24|| align=right|14,4|| align=right|2,407|| align=right|0,097|| align=right|5,48|| align=right|3,735||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33715)||1999 LP25|| align=right|13,2|| align=right|3,075|| align=right|0,123|| align=right|10,39|| align=right|5,392||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33716)||1999 LF26|| align=right|14,0|| align=right|2,701|| align=right|0,182|| align=right|8,33|| align=right|4,437||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33717)||1999 LS26|| align=right|12,0|| align=right|2,543|| align=right|0,018|| align=right|15,41|| align=right|4,055||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33718)||1999 LZ26|| align=right|12,7|| align=right|2,619|| align=right|0,188|| align=right|14,78|| align=right|4,238||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33719)||1999 LA27|| align=right|13,1|| align=right|2,621|| align=right|0,169|| align=right|13,90|| align=right|4,243||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33720)||1999 LD27|| align=right|13,8|| align=right|2,584|| align=right|0,136|| align=right|13,34|| align=right|4,153||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33721)||1999 LS34|| align=right|14,1|| align=right|2,781|| align=right|0,196|| align=right|6,53|| align=right|4,638||MBA||12. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(33722)||1999 NO|| align=right|14,7|| align=right|2,892|| align=right|0,039|| align=right|2,68|| align=right|4,916||MBA||7. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33723)||1999 NB3|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,190|| align=right|13,02|| align=right|3,742||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33724)||1999 NW4|| align=right|13,1|| align=right|3,193|| align=right|0,026|| align=right|22,75|| align=right|5,705||MBA||12. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(33725)||1999 NJ6|| align=right|14,1|| align=right|3,042|| align=right|0,056|| align=right|9,83|| align=right|5,305||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33726)||1999 NJ9|| align=right|14,2|| align=right|2,772|| align=right|0,274|| align=right|6,56|| align=right|4,615||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33727)||1999 NS13|| align=right|14,2|| align=right|2,739|| align=right|0,089|| align=right|9,82|| align=right|4,533||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33728)||1999 NO16|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,084|| align=right|12,60|| align=right|5,515||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33729)||1999 NJ21|| align=right|13,1|| align=right|2,605|| align=right|0,144|| align=right|12,69|| align=right|4,204||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33730)||1999 NH23|| align=right|14,0|| align=right|2,991|| align=right|0,087|| align=right|11,56|| align=right|5,171||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33731)||1999 NM24|| align=right|13,6|| align=right|2,984|| align=right|0,062|| align=right|7,77|| align=right|5,154||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33732)||1999 NC32|| align=right|12,7|| align=right|3,026|| align=right|0,070|| align=right|9,72|| align=right|5,262||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33733)||1999 NU32|| align=right|13,1|| align=right|3,160|| align=right|0,113|| align=right|11,94|| align=right|5,616||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33734)||1999 NC34|| align=right|14,2|| align=right|3,165|| align=right|0,105|| align=right|5,78|| align=right|5,629||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33735)||1999 NW34|| align=right|13,7|| align=right|2,616|| align=right|0,123|| align=right|13,55|| align=right|4,230||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33736)||1999 NY36|| align=right|13,9|| align=right|2,758|| align=right|0,220|| align=right|7,63|| align=right|4,580||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33737)||1999 NT38|| align=right|14,8|| align=right|2,707|| align=right|0,197|| align=right|5,27|| align=right|4,452||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33738)||1999 NY41|| align=right|13,5|| align=right|3,168|| align=right|0,163|| align=right|18,00|| align=right|5,637||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33739)||1999 NK43|| align=right|13,7|| align=right|2,966|| align=right|0,045|| align=right|11,39|| align=right|5,107||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33740)||1999 NS47|| align=right|14,5|| align=right|2,356|| align=right|0,180|| align=right|8,59|| align=right|3,615||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33741)||1999 NB50|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,228|| align=right|11,91|| align=right|4,311||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33742)||1999 NK50|| align=right|14,0|| align=right|2,530|| align=right|0,149|| align=right|4,23|| align=right|4,023||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33743)||1999 NC55|| align=right|12,8|| align=right|3,199|| align=right|0,177|| align=right|13,15|| align=right|5,720||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33744)||1999 NS55|| align=right|13,2|| align=right|3,189|| align=right|0,042|| align=right|17,68|| align=right|5,694||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33745)||1999 NW61|| align=right|13,9|| align=right|2,598|| align=right|0,167|| align=right|13,93|| align=right|4,187||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33746) Sombart||1999 OK|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,111|| align=right|17,81|| align=right|5,561||MBA||17. července 1999||Pises||Pises
|-
|(33747) Clingan||1999 PK4|| align=right|14,2|| align=right|3,076|| align=right|0,165|| align=right|10,96|| align=right|5,394||MBA||14. srpna 1999||Farpoint||G. Hug
|-
|(33748)||1999 PP4|| align=right|13,3|| align=right|3,188|| align=right|0,086|| align=right|6,56|| align=right|5,691||MBA||15. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33749)||1999 QO|| align=right|13,9|| align=right|2,985|| align=right|0,078|| align=right|7,69|| align=right|5,156||MBA||19. srpna 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(33750) Davehiggins||1999 RD2|| align=right|12,3|| align=right|2,796|| align=right|0,320|| align=right|32,71|| align=right|4,674||MBA||6. září 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33751)||1999 RR21|| align=right|14,0|| align=right|3,242|| align=right|0,110|| align=right|2,59|| align=right|5,838||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33752)||1999 RM36|| align=right|13,6|| align=right|2,600|| align=right|0,209|| align=right|18,09|| align=right|4,193||MBA||12. září 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(33753)||1999 RW42|| align=right|12,1|| align=right|3,956|| align=right|0,225|| align=right|8,20|| align=right|7,868||HLD||13. září 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(33754)||1999 RH47|| align=right|13,1|| align=right|3,166|| align=right|0,115|| align=right|12,96|| align=right|5,632||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33755)||1999 RU47|| align=right|13,9|| align=right|3,161|| align=right|0,055|| align=right|12,58|| align=right|5,619||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33756)||1999 RF48|| align=right|13,7|| align=right|3,027|| align=right|0,029|| align=right|11,56|| align=right|5,266||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33757)||1999 RB52|| align=right|13,7|| align=right|3,090|| align=right|0,175|| align=right|3,03|| align=right|5,431||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33758)||1999 RY55|| align=right|13,1|| align=right|3,127|| align=right|0,098|| align=right|10,58|| align=right|5,528||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33759)||1999 RR57|| align=right|13,2|| align=right|3,171|| align=right|0,090|| align=right|16,89|| align=right|5,647||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33760)||1999 RE74|| align=right|13,8|| align=right|3,190|| align=right|0,092|| align=right|2,83|| align=right|5,695||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33761)||1999 RR74|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,151|| align=right|5,40|| align=right|3,731||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33762)||1999 RV83|| align=right|15,4|| align=right|2,742|| align=right|0,076|| align=right|3,95|| align=right|4,539||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33763)||1999 RB84|| align=right|13,4|| align=right|2,949|| align=right|0,070|| align=right|10,50|| align=right|5,062||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33764)||1999 RM92|| align=right|13,1|| align=right|3,214|| align=right|0,102|| align=right|0,28|| align=right|5,761||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33765)||1999 RK100|| align=right|14,4|| align=right|2,723|| align=right|0,210|| align=right|13,19|| align=right|4,492||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33766)||1999 RT100|| align=right|12,9|| align=right|3,229|| align=right|0,161|| align=right|10,29|| align=right|5,802||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33767)||1999 RK102|| align=right|14,8|| align=right|2,715|| align=right|0,167|| align=right|11,89|| align=right|4,473||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33768)||1999 RV107|| align=right|13,8|| align=right|2,803|| align=right|0,191|| align=right|6,33|| align=right|4,692||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33769)||1999 RN112|| align=right|13,7|| align=right|2,625|| align=right|0,064|| align=right|26,54|| align=right|4,252||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33770)||1999 RF128|| align=right|13,5|| align=right|3,059|| align=right|0,101|| align=right|4,82|| align=right|5,348||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33771)||1999 RJ142|| align=right|13,6|| align=right|3,186|| align=right|0,078|| align=right|5,11|| align=right|5,686||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33772)||1999 RF145|| align=right|13,9|| align=right|3,235|| align=right|0,105|| align=right|7,00|| align=right|5,817||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33773)||1999 RL145|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,251|| align=right|10,58|| align=right|4,250||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33774)||1999 RD147|| align=right|14,2|| align=right|2,988|| align=right|0,105|| align=right|10,68|| align=right|5,164||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33775)||1999 RZ151|| align=right|13,4|| align=right|3,139|| align=right|0,077|| align=right|8,00|| align=right|5,561||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33776)||1999 RB158|| align=right|12,3|| align=right|3,173|| align=right|0,093|| align=right|16,55|| align=right|5,652||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33777)||1999 RM158|| align=right|12,9|| align=right|3,145|| align=right|0,116|| align=right|1,85|| align=right|5,577||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33778)||1999 RO160|| align=right|13,2|| align=right|2,983|| align=right|0,055|| align=right|9,95|| align=right|5,152||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33779)||1999 RG165|| align=right|13,4|| align=right|3,125|| align=right|0,133|| align=right|15,03|| align=right|5,523||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33780)||1999 RU171|| align=right|13,5|| align=right|2,974|| align=right|0,014|| align=right|9,38|| align=right|5,127||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33781)||1999 RP174|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,116|| align=right|2,79|| align=right|5,304||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33782)||1999 RW178|| align=right|13,6|| align=right|3,397|| align=right|0,100|| align=right|4,12|| align=right|6,261||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33783)||1999 RD183|| align=right|13,9|| align=right|3,125|| align=right|0,146|| align=right|1,86|| align=right|5,524||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33784)||1999 RE187|| align=right|14,6|| align=right|3,059|| align=right|0,164|| align=right|11,26|| align=right|5,349||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33785)||1999 RD192|| align=right|13,4|| align=right|2,615|| align=right|0,146|| align=right|5,30|| align=right|4,229||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33786)||1999 RJ196|| align=right|12,8|| align=right|3,241|| align=right|0,100|| align=right|18,49|| align=right|5,834||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33787)||1999 RJ229|| align=right|13,9|| align=right|3,118|| align=right|0,073|| align=right|16,35|| align=right|5,504||MBA||7. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33788)||1999 RL240|| align=right|13,1|| align=right|3,018|| align=right|0,103|| align=right|12,20|| align=right|5,243||MBA||11. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33789)||1999 SD8|| align=right|14,3|| align=right|2,544|| align=right|0,144|| align=right|6,89|| align=right|4,058||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33790)||1999 SA9|| align=right|14,0|| align=right|2,623|| align=right|0,168|| align=right|13,09|| align=right|4,249||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33791)||1999 SG17|| align=right|14,9|| align=right|2,180|| align=right|0,169|| align=right|4,04|| align=right|3,217||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33792)||1999 SU18|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,169|| align=right|17,17|| align=right|5,520||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33793)||1999 SO26|| align=right|13,7|| align=right|3,228|| align=right|0,087|| align=right|11,76|| align=right|5,798||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33794)||1999 TR2|| align=right|12,0|| align=right|3,162|| align=right|0,048|| align=right|22,85|| align=right|5,621||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33795)||1999 TR6|| align=right|13,5|| align=right|3,023|| align=right|0,071|| align=right|11,02|| align=right|5,256||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(33796)||1999 TP37|| align=right|12,8|| align=right|3,243|| align=right|0,094|| align=right|8,32|| align=right|5,839||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(33797)||1999 TO88|| align=right|14,0|| align=right|3,219|| align=right|0,142|| align=right|2,39|| align=right|5,775||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33798)||1999 TO95|| align=right|14,0|| align=right|2,980|| align=right|0,048|| align=right|11,22|| align=right|5,144||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33799) Myra||1999 UV2|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,234|| align=right|7,21|| align=right|4,265||MBA||19. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33800) Gross||1999 VB7|| align=right|12,0|| align=right|3,206|| align=right|0,047|| align=right|22,49|| align=right|5,741||MBA||8. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33801)||1999 VF28|| align=right|14,2|| align=right|2,337|| align=right|0,148|| align=right|5,14|| align=right|3,571||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33802)||1999 VA203|| align=right|13,6|| align=right|2,984|| align=right|0,082|| align=right|11,26|| align=right|5,155||MBA||8. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(33803)||1999 VK210|| align=right|16,0|| align=right|2,191|| align=right|0,204|| align=right|6,82|| align=right|3,243||MBA||12. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33804)||1999 WL4|| align=right|14,9|| align=right|2,397|| align=right|0,144|| align=right|3,70|| align=right|3,711||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33805)||1999 XQ36|| align=right|13,9|| align=right|2,279|| align=right|0,094|| align=right|6,34|| align=right|3,439||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(33806)||1999 XW39|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,052|| align=right|6,09|| align=right|3,746||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33807)||1999 XF71|| align=right|13,8|| align=right|2,253|| align=right|0,158|| align=right|8,16|| align=right|3,381||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33808)||1999 XD114|| align=right|12,7|| align=right|2,554|| align=right|0,081|| align=right|15,89|| align=right|4,080||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33809)||1999 XK152|| align=right|14,7|| align=right|2,359|| align=right|0,200|| align=right|4,77|| align=right|3,622||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33810)||1999 XZ156|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,067|| align=right|3,75|| align=right|3,455||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33811)||1999 XO164|| align=right|14,1|| align=right|2,210|| align=right|0,193|| align=right|8,32|| align=right|3,284||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33812)||1999 XS173|| align=right|13,2|| align=right|2,561|| align=right|0,268|| align=right|13,18|| align=right|4,099||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33813)||1999 XH177|| align=right|13,1|| align=right|2,572|| align=right|0,153|| align=right|13,55|| align=right|4,124||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(33814)||2000 AQ15|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,163|| align=right|3,29|| align=right|4,145||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33815)||2000 AG31|| align=right|13,8|| align=right|2,663|| align=right|0,192|| align=right|13,77|| align=right|4,344||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33816)||2000 AL42|| align=right|14,3|| align=right|1,888|| align=right|0,098|| align=right|29,70|| align=right|2,594||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33817)||2000 AF64|| align=right|15,0|| align=right|2,337|| align=right|0,064|| align=right|5,12|| align=right|3,572||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33818)||2000 AK97|| align=right|12,4|| align=right|3,159|| align=right|0,086|| align=right|16,51|| align=right|5,614||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33819)||2000 AX119|| align=right|14,9|| align=right|2,362|| align=right|0,179|| align=right|12,36|| align=right|3,629||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33820)||2000 AB141|| align=right|12,9|| align=right|2,689|| align=right|0,159|| align=right|12,38|| align=right|4,408||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33821)||2000 AF200|| align=right|12,7|| align=right|3,048|| align=right|0,160|| align=right|13,08|| align=right|5,320||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33822)||2000 AA231|| align=right|12,3|| align=right|5,211|| align=right|0,164|| align=right|17,37|| align=right|11,90||JUT||4. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33823)||2000 CQ1|| align=right|14,8|| align=right|2,896|| align=right|0,022|| align=right|2,79|| align=right|4,928||MBA||3. února 2000||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(33824)||2000 DG31|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,129|| align=right|1,82|| align=right|3,642||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33825)||2000 DQ81|| align=right|14,1|| align=right|2,295|| align=right|0,181|| align=right|5,94|| align=right|3,475||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33826)||2000 DW82|| align=right|15,0|| align=right|2,316|| align=right|0,121|| align=right|6,64|| align=right|3,524||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33827)||2000 ED|| align=right|13,8|| align=right|2,457|| align=right|0,163|| align=right|10,06|| align=right|3,850||MBA||1. března 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(33828)||2000 EP44|| align=right|15,9|| align=right|2,169|| align=right|0,200|| align=right|3,87|| align=right|3,193||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33829)||2000 EZ66|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,128|| align=right|1,55|| align=right|3,334||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33830)||2000 EC93|| align=right|12,0|| align=right|3,231|| align=right|0,093|| align=right|23,75|| align=right|5,806||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33831)||2000 EA98|| align=right|15,9|| align=right|1,938|| align=right|0,045|| align=right|23,85|| align=right|2,698||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33832)||2000 EE135|| align=right|15,8|| align=right|2,199|| align=right|0,194|| align=right|3,23|| align=right|3,260||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33833)||2000 EN154|| align=right|14,2|| align=right|2,688|| align=right|0,059|| align=right|1,35|| align=right|4,405||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(33834)||2000 ES158|| align=right|13,1|| align=right|2,690|| align=right|0,187|| align=right|11,67|| align=right|4,411||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33835)||2000 EQ200|| align=right|16,5|| align=right|2,256|| align=right|0,099|| align=right|3,17|| align=right|3,387||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(33836)||2000 FB39|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,343|| align=right|14,64|| align=right|3,665||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33837)||2000 FQ40|| align=right|14,2|| align=right|2,889|| align=right|0,322|| align=right|33,23|| align=right|4,910||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33838)||2000 GU49|| align=right|14,9|| align=right|3,173|| align=right|0,126|| align=right|0,72|| align=right|5,652||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33839)||2000 GQ58|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,231|| align=right|2,52|| align=right|3,350||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33840)||2000 GR63|| align=right|16,9|| align=right|2,335|| align=right|0,192|| align=right|2,58|| align=right|3,567||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33841)||2000 GB75|| align=right|14,6|| align=right|2,623|| align=right|0,309|| align=right|4,62|| align=right|4,247||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33842)||2000 GN79|| align=right|14,9|| align=right|2,581|| align=right|0,208|| align=right|2,15|| align=right|4,147||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33843)||2000 GP127|| align=right|15,4|| align=right|1,971|| align=right|0,073|| align=right|22,95|| align=right|2,767||MBA||11. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(33844)||2000 GQ133|| align=right|15,6|| align=right|2,240|| align=right|0,223|| align=right|7,25|| align=right|3,351||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33845)||2000 GT157|| align=right|15,9|| align=right|2,253|| align=right|0,150|| align=right|5,71|| align=right|3,382||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33846)||2000 GO167|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,228|| align=right|5,07|| align=right|4,186||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33847)||2000 GO182|| align=right|15,9|| align=right|2,417|| align=right|0,084|| align=right|7,31|| align=right|3,756||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33848)||2000 HU6|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,256|| align=right|5,13|| align=right|3,624||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33849)||2000 HL13|| align=right|16,8|| align=right|2,272|| align=right|0,167|| align=right|1,40|| align=right|3,425||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33850)||2000 HT26|| align=right|14,7|| align=right|2,352|| align=right|0,245|| align=right|13,74|| align=right|3,607||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33851)||2000 HD33|| align=right|13,2|| align=right|2,633|| align=right|0,128|| align=right|32,80|| align=right|4,272||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33852)||2000 HO52|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,140|| align=right|7,80|| align=right|3,601||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33853)||2000 HB53|| align=right|16,3|| align=right|2,259|| align=right|0,174|| align=right|5,39|| align=right|3,395||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33854)||2000 HH53|| align=right|13,4|| align=right|2,966|| align=right|0,158|| align=right|13,59|| align=right|5,107||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33855)||2000 HS60|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,304|| align=right|6,76|| align=right|4,199||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33856)||2000 HD73|| align=right|16,0|| align=right|2,474|| align=right|0,136|| align=right|3,76|| align=right|3,892||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33857)||2000 HU74|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,206|| align=right|2,28|| align=right|3,469||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33858)||2000 HG78|| align=right|13,6|| align=right|3,107|| align=right|0,085|| align=right|14,92|| align=right|5,476||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33859)||2000 HX82|| align=right|16,8|| align=right|2,176|| align=right|0,185|| align=right|0,98|| align=right|3,210||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33860)||2000 HZ86|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,252|| align=right|6,29|| align=right|3,489||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33861)||2000 HO94|| align=right|15,2|| align=right|2,519|| align=right|0,173|| align=right|1,99|| align=right|3,996||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33862)||2000 HS99|| align=right|14,1|| align=right|2,407|| align=right|0,187|| align=right|6,68|| align=right|3,735||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33863) Elfriederwin||2000 JH7|| align=right|15,9|| align=right|2,254|| align=right|0,175|| align=right|7,93|| align=right|3,384||MBA||5. května 2000||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(33864)||2000 JP12|| align=right|14,9|| align=right|2,424|| align=right|0,206|| align=right|3,91|| align=right|3,774||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33865)||2000 JX15|| align=right|16,6|| align=right|1,885|| align=right|0,137|| align=right|26,85|| align=right|2,588||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33866)||2000 JN17|| align=right|14,0|| align=right|3,030|| align=right|0,192|| align=right|4,19|| align=right|5,273||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33867)||2000 JO18|| align=right|16,5|| align=right|2,152|| align=right|0,172|| align=right|4,64|| align=right|3,156||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33868)||2000 JF29|| align=right|16,0|| align=right|2,476|| align=right|0,179|| align=right|4,07|| align=right|3,895||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33869)||2000 JK32|| align=right|14,4|| align=right|2,478|| align=right|0,178|| align=right|6,38|| align=right|3,899||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33870)||2000 JP32|| align=right|14,1|| align=right|2,777|| align=right|0,215|| align=right|14,53|| align=right|4,628||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33871)||2000 JK34|| align=right|15,7|| align=right|2,208|| align=right|0,036|| align=right|2,78|| align=right|3,280||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33872)||2000 JX39|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,176|| align=right|5,08|| align=right|4,083||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33873)||2000 JS52|| align=right|14,0|| align=right|2,774|| align=right|0,267|| align=right|7,41|| align=right|4,619||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33874)||2000 JF53|| align=right|13,6|| align=right|2,690|| align=right|0,134|| align=right|12,95|| align=right|4,410||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33875)||2000 JY54|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,121|| align=right|7,20|| align=right|3,415||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33876)||2000 JJ57|| align=right|12,6|| align=right|2,950|| align=right|0,247|| align=right|14,22|| align=right|5,065||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33877)||2000 JR57|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,280|| align=right|4,45|| align=right|3,795||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33878)||2000 JW61|| align=right|15,3|| align=right|2,154|| align=right|0,178|| align=right|3,17|| align=right|3,161||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33879)||2000 JG62|| align=right|15,5|| align=right|2,205|| align=right|0,166|| align=right|3,61|| align=right|3,274||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33880)||2000 JD65|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,230|| align=right|7,83|| align=right|3,773||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33881)||2000 JK66|| align=right|14,4|| align=right|2,213|| align=right|0,292|| align=right|11,18|| align=right|3,292||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33882)||2000 JM74|| align=right|15,8|| align=right|2,331|| align=right|0,070|| align=right|6,24|| align=right|3,557||MBA||4. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33883)||2000 KD4|| align=right|15,2|| align=right|2,417|| align=right|0,193|| align=right|1,71|| align=right|3,757||MBA||27. května 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33884)||2000 KX9|| align=right|16,9|| align=right|2,347|| align=right|0,232|| align=right|0,16|| align=right|3,595||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33885)||2000 KF16|| align=right|15,7|| align=right|2,167|| align=right|0,174|| align=right|0,51|| align=right|3,189||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33886)||2000 KU18|| align=right|15,5|| align=right|2,622|| align=right|0,074|| align=right|1,07|| align=right|4,245||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33887)||2000 KF19|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,207|| align=right|0,90|| align=right|3,487||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33888)||2000 KG21|| align=right|15,8|| align=right|1,955|| align=right|0,124|| align=right|21,62|| align=right|2,732||MBA||29. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33889)||2000 KZ22|| align=right|15,4|| align=right|2,232|| align=right|0,182|| align=right|6,52|| align=right|3,334||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33890)||2000 KQ24|| align=right|16,2|| align=right|2,444|| align=right|0,207|| align=right|3,59|| align=right|3,820||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33891)||2000 KS24|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,168|| align=right|1,91|| align=right|3,821||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33892)||2000 KP25|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,138|| align=right|8,37|| align=right|4,687||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33893)||2000 KB26|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,198|| align=right|11,70|| align=right|4,216||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33894)||2000 KM30|| align=right|13,7|| align=right|3,140|| align=right|0,165|| align=right|13,59|| align=right|5,562||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33895)||2000 KM31|| align=right|15,8|| align=right|2,148|| align=right|0,123|| align=right|2,69|| align=right|3,148||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33896)||2000 KL40|| align=right|13,9|| align=right|1,926|| align=right|0,057|| align=right|23,25|| align=right|2,672||MBA||30. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33897)||2000 KU41|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,151|| align=right|7,12|| align=right|3,638||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33898)||2000 KQ53|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,151|| align=right|2,28|| align=right|4,278||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33899)||2000 KE55|| align=right|14,0|| align=right|2,576|| align=right|0,146|| align=right|14,65|| align=right|4,133||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33900)||2000 KS55|| align=right|15,5|| align=right|2,372|| align=right|0,215|| align=right|3,46|| align=right|3,651||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33901)||2000 KJ56|| align=right|14,0|| align=right|2,469|| align=right|0,209|| align=right|10,87|| align=right|3,879||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33902)||2000 KU64|| align=right|15,6|| align=right|2,302|| align=right|0,108|| align=right|4,15|| align=right|3,492||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33903)||2000 KH68|| align=right|13,0|| align=right|2,761|| align=right|0,315|| align=right|15,44|| align=right|4,586||MBA||30. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33904)||2000 KC77|| align=right|14,3|| align=right|2,515|| align=right|0,100|| align=right|4,36|| align=right|3,988||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33905)||2000 KB80|| align=right|14,8|| align=right|2,351|| align=right|0,053|| align=right|6,17|| align=right|3,604||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33906)||2000 KL81|| align=right|15,3|| align=right|2,288|| align=right|0,232|| align=right|6,60|| align=right|3,460||MBA||26. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33907)||2000 LP4|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,195|| align=right|6,14|| align=right|3,569||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33908)||2000 LL6|| align=right|14,2|| align=right|1,925|| align=right|0,050|| align=right|24,52|| align=right|2,670||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33909)||2000 LU7|| align=right|13,2|| align=right|2,775|| align=right|0,260|| align=right|14,30|| align=right|4,622||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33910)||2000 LJ9|| align=right|15,8|| align=right|2,211|| align=right|0,159|| align=right|4,28|| align=right|3,286||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33911)||2000 LM11|| align=right|13,2|| align=right|2,610|| align=right|0,173|| align=right|15,35|| align=right|4,215||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33912)||2000 LV13|| align=right|14,6|| align=right|2,301|| align=right|0,178|| align=right|6,75|| align=right|3,490||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33913)||2000 LK14|| align=right|13,7|| align=right|2,366|| align=right|0,224|| align=right|11,24|| align=right|3,639||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33914)||2000 LN14|| align=right|13,3|| align=right|3,064|| align=right|0,302|| align=right|16,70|| align=right|5,363||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33915)||2000 LA15|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,190|| align=right|4,80|| align=right|3,443||MBA||5. června 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(33916)||2000 LF19|| align=right|14,8|| align=right|2,295|| align=right|0,252|| align=right|7,02|| align=right|3,476||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33917)||2000 LK19|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,115|| align=right|7,32|| align=right|3,552||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33918)||2000 LL19|| align=right|14,7|| align=right|2,414|| align=right|0,129|| align=right|7,32|| align=right|3,750||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33919)||2000 LV19|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,207|| align=right|11,10|| align=right|4,115||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33920)||2000 LZ20|| align=right|15,0|| align=right|2,249|| align=right|0,169|| align=right|5,21|| align=right|3,372||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33921)||2000 LC21|| align=right|13,7|| align=right|3,132|| align=right|0,103|| align=right|21,35|| align=right|5,541||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33922)||2000 LB23|| align=right|14,4|| align=right|2,864|| align=right|0,073|| align=right|8,02|| align=right|4,847||MBA||6. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33923)||2000 LH25|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,192|| align=right|3,24|| align=right|4,120||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33924)||2000 LS26|| align=right|14,4|| align=right|2,528|| align=right|0,114|| align=right|3,70|| align=right|4,018||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33925)||2000 LB27|| align=right|14,3|| align=right|2,388|| align=right|0,245|| align=right|9,53|| align=right|3,689||MBA||11. června 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(33926)||2000 LC27|| align=right|13,4|| align=right|2,557|| align=right|0,199|| align=right|7,67|| align=right|4,089||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33927)||2000 LH27|| align=right|15,7|| align=right|2,222|| align=right|0,170|| align=right|1,79|| align=right|3,311||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33928)||2000 LJ27|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,213|| align=right|12,01|| align=right|4,189||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33929)||2000 LP27|| align=right|14,0|| align=right|2,447|| align=right|0,162|| align=right|2,13|| align=right|3,828||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33930)||2000 LQ27|| align=right|15,4|| align=right|2,456|| align=right|0,165|| align=right|3,90|| align=right|3,848||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33931)||2000 LW28|| align=right|14,9|| align=right|2,313|| align=right|0,183|| align=right|3,64|| align=right|3,518||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33932)||2000 LZ28|| align=right|13,8|| align=right|3,093|| align=right|0,193|| align=right|6,05|| align=right|5,438||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33933)||2000 LE29|| align=right|14,5|| align=right|2,188|| align=right|0,213|| align=right|1,09|| align=right|3,235||MBA||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33934)||2000 LA30|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,222|| align=right|3,11|| align=right|3,700||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33935)||2000 LH30|| align=right|13,3|| align=right|3,379|| align=right|0,144|| align=right|22,48|| align=right|6,212||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33936)||2000 LL30|| align=right|15,7|| align=right|2,651|| align=right|0,198|| align=right|3,78|| align=right|4,315||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33937)||2000 LZ31|| align=right|13,8|| align=right|2,688|| align=right|0,214|| align=right|10,10|| align=right|4,407||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33938)||2000 LT33|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,182|| align=right|6,76|| align=right|3,453||MBA||4. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(33939)||2000 LO35|| align=right|14,1|| align=right|3,130|| align=right|0,226|| align=right|19,61|| align=right|5,537||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33940)||2000 LS35|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,165|| align=right|4,74|| align=right|3,849||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33941)||2000 LX35|| align=right|14,8|| align=right|2,221|| align=right|0,123|| align=right|0,61|| align=right|3,310||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33942)||2000 LA36|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,213|| align=right|3,60|| align=right|3,690||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33943)||2000 LE36|| align=right|13,9|| align=right|2,450|| align=right|0,123|| align=right|4,03|| align=right|3,835||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(33944)||2000 MA|| align=right|14,8|| align=right|2,262|| align=right|0,228|| align=right|6,48|| align=right|3,402||MBA||16. června 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(33945)||2000 MR|| align=right|14,7|| align=right|2,234|| align=right|0,172|| align=right|27,11|| align=right|3,339||MBA||24. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(33946)||2000 MV|| align=right|16,0|| align=right|2,211|| align=right|0,081|| align=right|2,25|| align=right|3,286||MBA||24. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33947)||2000 ML1|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,236|| align=right|14,26|| align=right|4,610||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33948)||2000 MA2|| align=right|15,5|| align=right|2,209|| align=right|0,181|| align=right|3,48|| align=right|3,284||MBA||25. června 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(33949)||2000 MP4|| align=right|14,2|| align=right|2,136|| align=right|0,141|| align=right|4,74|| align=right|3,121||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33950)||2000 MY4|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,218|| align=right|3,77|| align=right|3,687||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33951)||2000 MD5|| align=right|13,6|| align=right|2,801|| align=right|0,212|| align=right|7,52|| align=right|4,686||MBA||26. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33952)||2000 ML5|| align=right|13,4|| align=right|2,420|| align=right|0,088|| align=right|12,61|| align=right|3,763||MBA||26. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33953)||2000 MM6|| align=right|15,2|| align=right|2,205|| align=right|0,195|| align=right|3,98|| align=right|3,274||MBA||30. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(33954)||2000 ND|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,112|| align=right|1,88|| align=right|3,316||MBA||1. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33955)||2000 NC3|| align=right|15,5|| align=right|2,515|| align=right|0,044|| align=right|3,89|| align=right|3,987||MBA||6. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33956)||2000 NN3|| align=right|13,7|| align=right|2,635|| align=right|0,201|| align=right|13,96|| align=right|4,277||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33957)||2000 NG5|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,206|| align=right|3,15|| align=right|4,036||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33958)||2000 NK5|| align=right|15,1|| align=right|2,281|| align=right|0,195|| align=right|6,50|| align=right|3,444||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33959)||2000 ND6|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,120|| align=right|4,17|| align=right|3,436||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(33960)||2000 NJ9|| align=right|14,3|| align=right|3,088|| align=right|0,287|| align=right|1,56|| align=right|5,426||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33961)||2000 NO9|| align=right|14,4|| align=right|2,412|| align=right|0,190|| align=right|3,27|| align=right|3,744||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33962)||2000 NR9|| align=right|13,8|| align=right|2,717|| align=right|0,180|| align=right|12,65|| align=right|4,477||MBA||6. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33963)||2000 NA10|| align=right|15,5|| align=right|2,265|| align=right|0,160|| align=right|7,93|| align=right|3,408||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33964)||2000 NS10|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,138|| align=right|6,86|| align=right|3,632||MBA||6. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33965)||2000 NY10|| align=right|14,6|| align=right|2,591|| align=right|0,153|| align=right|1,84|| align=right|4,169||MBA||10. července 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(33966)||2000 NC11|| align=right|15,1|| align=right|2,242|| align=right|0,159|| align=right|5,67|| align=right|3,357||MBA||10. července 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(33967)||2000 NO12|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,101|| align=right|10,68|| align=right|5,134||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33968)||2000 NF13|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,151|| align=right|3,54|| align=right|3,529||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33969)||2000 NM13|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,074|| align=right|22,04|| align=right|4,082||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33970)||2000 NC14|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,098|| align=right|9,66|| align=right|5,181||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33971)||2000 NL14|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,083|| align=right|5,31|| align=right|3,520||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33972)||2000 NO15|| align=right|15,6|| align=right|2,182|| align=right|0,178|| align=right|5,14|| align=right|3,223||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33973)||2000 NS16|| align=right|14,2|| align=right|2,787|| align=right|0,175|| align=right|10,06|| align=right|4,653||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33974)||2000 ND17|| align=right|14,4|| align=right|2,448|| align=right|0,109|| align=right|5,41|| align=right|3,829||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33975)||2000 NF17|| align=right|14,8|| align=right|2,704|| align=right|0,051|| align=right|4,47|| align=right|4,446||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33976)||2000 NL19|| align=right|15,7|| align=right|2,289|| align=right|0,139|| align=right|2,94|| align=right|3,462||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33977)||2000 NY19|| align=right|14,7|| align=right|2,595|| align=right|0,189|| align=right|3,48|| align=right|4,181||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33978)||2000 NX20|| align=right|15,3|| align=right|2,238|| align=right|0,188|| align=right|6,92|| align=right|3,347||MBA||6. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33979)||2000 NJ21|| align=right|14,5|| align=right|2,291|| align=right|0,156|| align=right|4,69|| align=right|3,468||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33980)||2000 NW21|| align=right|15,6|| align=right|2,619|| align=right|0,220|| align=right|1,68|| align=right|4,237||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33981)||2000 NH22|| align=right|14,7|| align=right|2,790|| align=right|0,245|| align=right|7,47|| align=right|4,659||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33982)||2000 NQ23|| align=right|13,6|| align=right|2,622|| align=right|0,292|| align=right|16,13|| align=right|4,246||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33983)||2000 NV23|| align=right|14,2|| align=right|2,291|| align=right|0,177|| align=right|7,10|| align=right|3,468||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33984)||2000 NU24|| align=right|14,4|| align=right|2,523|| align=right|0,237|| align=right|4,46|| align=right|4,007||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33985)||2000 NG25|| align=right|13,5|| align=right|2,451|| align=right|0,214|| align=right|11,79|| align=right|3,838||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33986)||2000 NK25|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,216|| align=right|6,27|| align=right|3,628||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33987)||2000 NV25|| align=right|14,5|| align=right|2,422|| align=right|0,058|| align=right|4,58|| align=right|3,769||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33988)||2000 NQ26|| align=right|15,6|| align=right|2,403|| align=right|0,196|| align=right|2,02|| align=right|3,725||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33989)||2000 NC27|| align=right|15,2|| align=right|2,156|| align=right|0,092|| align=right|1,64|| align=right|3,165||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33990)||2000 ND27|| align=right|15,4|| align=right|2,437|| align=right|0,185|| align=right|2,09|| align=right|3,803||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(33991)||2000 NB28|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,136|| align=right|5,64|| align=right|3,691||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33992)||2000 OQ|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,179|| align=right|10,90|| align=right|4,205||MBA||23. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33993)||2000 OS|| align=right|14,5|| align=right|2,579|| align=right|0,182|| align=right|11,64|| align=right|4,141||MBA||23. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(33994)||2000 OR1|| align=right|15,6|| align=right|2,292|| align=right|0,036|| align=right|4,51|| align=right|3,469||MBA||26. července 2000||Needville||Needville
|-
|(33995)||2000 OV1|| align=right|16,9|| align=right|2,236|| align=right|0,159|| align=right|2,06|| align=right|3,343||MBA||26. července 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(33996)||2000 OK2|| align=right|14,9|| align=right|2,872|| align=right|0,188|| align=right|0,74|| align=right|4,867||MBA||28. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(33997)||2000 OK3|| align=right|12,0|| align=right|3,174|| align=right|0,088|| align=right|14,01|| align=right|5,653||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33998)||2000 OW3|| align=right|15,5|| align=right|2,196|| align=right|0,155|| align=right|4,63|| align=right|3,254||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(33999)||2000 OG4|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,128|| align=right|10,64|| align=right|5,377||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(34000)||2000 OL4|| align=right|14,1|| align=right|2,548|| align=right|0,186|| align=right|5,14|| align=right|4,066||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
CNT – skupina kentaurů,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek